Les Fruites del Diable (悪魔の実, Akuma no Mi) són unes fruites místiques que apareixen a la sèrie de manga i animació One Piece, creada pel dibuixant japonès Eiichiro Oda. Aquestes fruites donen diferents habilitats i poders, sovint molt estranys, a les persones que se les mengen, depenent del tipus de fruita. Molts dels personatges principals i més poderosos de la sèrie n'han menjat alguna. Algunes de les fruites només apareixen en la sèrie d'animació, en les pel·lícules o en els videojocs.

La majoria dels noms de les fruites es basen en onomatopeies que s'usen en els còmics i en paraules japoneses.

Sobre les Fruites del Diable 
La llegenda diu que les Fruites del Diable van ser creades pel Diable del Mar i que el secret del seu poder es troba a la Grand Line. La majoria d'habitants del món de One Piece saben molt poca cosa sobre les fruites, cosa que genera molts rumors i fa difícil separar els fets reals de la ficció i els rumors., fins al punt que en alguns països aïllats de la resta del món els habitants creuen que els poders que atorguen les fruites es deuen a malediccions o bruixeria i no al consum de la fruita. Sí que sembla cert que la majoria de les fruites són originàries de la Grand Line i trobar-ne una fora d'allà és molt difícil. Són tan rares que cada una es pot vendre per 100 milions de belis, la moneda del món de One Piece.

Les fruites tenen diferents formes i colors, però totes elles tenen un patró d'espirals dibuixat a la pell i generen una aura que les fa diferents de les altres fruites (sembla que aquesta aura es pot utilitzar per identificar la fruita i els seus poders). Totes elles tenen un gust horrible, de manera que sembla que s'hagi ingerit verí. Només és necessària una sola mossegada per obtenir el poder de la fruita i després de fer-la la fruita passa a ser una fruita normal amb un gust fastigós.

Existeix una Enciclopèdia de les Fruites del Diable (悪魔の実図鑑 Akuma no Mi Zukan) que llista els noms i habilitats de totes les fruites. No obstant, només algunes de les entrades estan il·lustrades, de manera que la majoria de les Fruites del Diable no es poden identificar mitjançant la seva forma. Per exemple, les fruites Gomu Gomu i Yami Yami disposaven d'imatges i podien ser identificades abans de ser menjades, mentre que les fruites Awa Awa i Ushi Ushi, Model Girafa no disposaven d'il·lustració i només podien ser identificades mitjançant les habilitats que atorguen.

Quan la persona que ha menjat una Fruita del Diable mor, l'habilitat de la fruita reneix en la fruita de la mateix mena que estigui més propera al lloc de la mort de l'usuari, com es veu quan l'Smiley "mor" i la fruita Sara Sara, Model: Axolotl es regenera en una poma es que troba a prop.

Els poders de les Fruites del Diable poden, en certes ocasions, ser "despertats" (覚醒 kakusei), augmentant les habilitats de l'usuari. Els detalls sobre com passa això encara és desconegut. Fins ara només s'ha mostrat els efectes del "despertar" en fruites de les classes Zoan i Paramècia. Per als poders de la classe Zoan, el "despertar" atorga a l'usuari una transformació d'una mida molt més gran que en els altres Zoan, i alhora guanyen molta més força física, resistència al dany i una capacitat de recuperació més ràpida. Els Carcellers Bestials d'Impel Down són tots usuaris de Fruites Zoan despertes. Pel que fa a les fruites Paramècia, donant diferents formes d'utilitzar la seva Fruita del Diable diferents del seu ús anterior, fins al punt que els poders de la fruita deixen de semblar de la classe Paramècia. És el cas de la Fruita Ito Ito d'en Donquixot Doflamingo, que és capaç de convertir els edificis del seu voltant en grans quantitats de fils que pot manipular a voluntat. En Charlotte Katakuri pot afectar l'ambient del seu voltant de manera similar amb la seva fruita Mochi Mochi.

Recerca 
El doctor Vegapunk, un científic de l'Armada, és el responsable principal de la recerca sobre els poders de les Fruites del Diable i el Kairoseki. La seva recerca li ha permès dissenyar un mètode que permet que objectes inanimats obtinguin els poders d'una Fruita del Diable (encara no s'ha mostrat com es fa això i fins ara només s'ha utilitzat amb fruites Zoan que transformen l'objecte en un animal). També ha aconseguit replicar els efectes d'una de les Fruites fins a un cert grau i fins i tot ha creat una Fruita del Diable sintètica (tot i que en un primer moment es creia que havia estat un fracàs).

En Caesar Clown ha manifestat que ha fet nombrosos experiments sobre la seva pròpia Fruita del Diable i ha insinuat que ha estat capaç d'augmentar el seu poder després d'haver-la consumit, tot i que el mètode no ha estat explicat encara. També ha aconseguit crear la seva pròpia versió de Fruita del Diable Artificial aprofitant la recerca d'en Vegapunk, anomenada SMILE, tot i que aquestes fruites artificials només poden ser del tipus Zoan.

En Tony Tony Chopper ha estat capaç de dissenyar la Ultrapíndola (ランブルボール, Rumble Ball), un medicament que augmenta el poder de la seva Fruita del Diable. Li permet transformar el seu cos en cinc formes diferents a més a més de les tres que li permet la seva fruita Zoan. Després de dos anys d'entrenament i recerca, en Chopper ha estat capaç de replicar els efectes de la Ultrapíndola sense haver-ne de consumir (excepte en el cas de la seva forma més monstruosa). S'ha insinuat que la Ultrapíndola funcionaria en qualsevol usuari d'una Fruita Zoan, però amb efectes lleugerament diferents.

Efectes secundaris de les Fruites del Diable 
Malgrat que les Fruites del Diable atorguen poders i habilitats increïbles a qui se les menja, aquests poders també s'acompanyen de noves febleses. L'inconvenient principal de menjar-se una Fruita del Diable és la pèrdua de la capacitat de nedar, que en un món com el de One Piece, format principalment per illes i mar, és un gran problema. Els qui s'han menjat una Fruita del Diable es veuen afectats tant per aigua salada com per aigua dolça. Concretament els afecta l'aigua "quieta", com el mar, llacs o estanys, mentre l'aigua "en moviment", com la pluja i les onades, no els debiliten. L'usuari va perdent les forces a mesura que l'aigua el va cobrint i queda completament immobilitzat quan l'aigua li arriba al nivell dels genolls. No obstant, només que una petita part del cos de la persona estigui submergit ja no podran utilitzar els seus poders. Això és una mica diferent en el cas de les persones com en Luffy, que té el cos permanentment alterat per la fruita, i si algú altre li estira una extremitat o el coll s'allargarà com la goma encara que estigui sota l'aigua.

Una altra debilitat important és la sensibilitat al Kairoseki, una substància especial dura com el diamant que emet la mateixa energia que el mar i que pot cancel·lar els poders de les Fruites de Diable si entra en contacte físic amb el cos d'algú amb poders. El Kairoseki se sol utilitzar en forma d'armes o de manilles, i segons la densitat amb què s'utilitza pot simplement anul·lar les habilitats de la persona o bé deixar-la tan debilitada com quan cau a l'aigua.

Les persones amb poders també han de vigilar quan lluiten amb els qui són capaços d'utilitzar el Haki de l'Armament, ja que aquesta habilitat els permet sobrepassar la protecció dels poders de la fruita, aconseguint així colpejar els seus cossos com si fossin humans normals, fins i tot en el cas dels qui utilitzen els poders de les fruites Lògia.

Finalment, cal tenir en compte que una persona no pot menjar-se dues Fruites del Diable. Els científics de la Grand Line han demostrat que això provoca la destrucció del cos de la persona.

Tipus de Fruites del Diable 
Les Fruites del Diable es classifiquen en tres categories diferents segons els poders i habilitats que donen a qui se les menja: Paramècia, Zoan i Lògia. No obstant això, hi ha algunes fruites que oficialment no tenen classificació i que es consideren de classe indeterminada.

Paramècia 
Les fruites Paramècia (超人系, Chōjinkei, llegit com Paramishia) són les més comunes i les que donen un rang de poders més variat. Otorguen a qui se les menja poders que es descriuen com a sobrehumans: poden afectar el seu cos, li poden donar la capacitat de manipular l'ambient on es troba o bé produir algun tipus substància. Essencialment, les fruites Paramècia són les que donen poders que no són ni Zoan ni Lògia.

A causa de l'ampli rang d'habilitats, és difícil generalitzar els poders que atorguen aquestes fruites. No obstant això, es poden classificar segons la manera com es manifesten els poders: si alteren el cos de la persona (com en cas d'en Ruffy o d'en Mr.2 Bon Kurei), si afecten l'entorn immediat de la persona (com per exemple en Blueno o en Barbablanca) o bé si afecten tant el cos com l'entorn immediat (com la Jewelry Bonney i l'Emporio Ivankov). També es poden classificar en fruites que estan sempre activades (com amb en Luffy o en Brook) o fruites que cal activar per poder utilitzar els seus poders (com en el cas de la Robin o d'en Foxy).

Algunes fruites Paramècia es poden confondre amb els poders que atorguen les de tipus Lògia, sobretot les que permeten generar quantitats quasi il·limitades d'alguna substància (com la cera d'en Mr.3 o el verí d'en Magellan) o les que imiten les propietats d'alguna matèria (com la pell d'acer d'en Mr.1 o la pell de diamant d'en Jozu). No són fruites Lògia perquè la persona no pot convertir-se completament en l'element que representen.

Hi ha certes Fruites del Diable anomenades "Paramècia especial" (特殊な超人系 tokushuna Paramishia). La Fruita Mochi Mochi és considerada una d'aquestes fruites, tot i que els detalls encara no han estat explicats. El seu usuari ha demostrat habilitats similars a les de les fruites de classe Lògia, com ara transformar el seu cos en mochi i reformar-lo després que sigui destruït per atacs.

Avantatges 
L'avantatge principal és que fins i tot els lluitadors físicament dèbils poden tornar-se molt poderosos amb una fruita d'aquesta classe, ja que aconseguir treure el màxim profit de la fruita té més relació amb la creativitat i la iniciativa que amb la força física o les habilitats marcials de la persona. Bons exemples són la Nico Robin, en Mr.3 i en Foxy, lluitadors de cos petit o poc musculós que saben utilitzar molt bé els seus poders per convertir-se en adversaris temibles.

Desavantatges 
Aquest grup de fruites és l'únic que conté poders que es poden considerar "inútils" i que no donen cap avantatge real. Les persones que han menjat una fruita Paramècia són les més fàcils de combatre, ja que malgrat que inicialment el seu poder els dona avantatge, solen mostrar totes les seves habilitats en molt poc temps i llavors els seus atacs es fan previsibles. També cal remarcar que en alguns casos, com els passa a en Kuma i en Decken, els poders que els dona la seva Fruita del Diable impliquen que sempre han de dur guants per no activar involuntàriament la seva habilitat.

Llista de fruites Paramècia 
 Fruita Ami Ami (アミアミの実, Ami Ami no Mi). És la fruita menjada per en Largo, capità dels Pirates Amigo. La fruita li permet generar xarxes per capturar els seus contrincants. Les xarxes més bàsiques són enganxoses, però pot crear-ne d'altres materials si els ingereix primer, com metall, aigua bullent o fins i tot foc. El poder de la fruita també li permet transformar el seu cos en una xarxa per evitar els cops dels seus adversaris i capturar-los dins el seu propi cos. El nom de la fruita ve de la paraula ami, que significa xarxa. Aquesta fruita apareix tan sols a la sèrie d'animació.
 Fruita Ato Ato (アトアトの実, Ato Ato no Mi). És la fruita de la Jora dels Pirates d'en Donquixot. La fruita li dona l'habilitat de transformar qualsevol persona o objecte en art i així canviar-ne l'aspecte i funcionalitat. En el cas de la Jora, sempre ho transforma en art abstracte. Primer crea un núvol que conté els seus pensaments o inspiració i el llança contra la persona o objecte a transformar. Es pot fer tornar a la normalitat utilitzant el mateix mètode. Si la Jora queda fora de combat, els efectes reverteixen automàticament. El nom de la fruita ve de la pronunciació japonesa de la paraula art.
 Fruita Atsu Atsu (アツアツの実, Atsu Atsu no Mi). És la fruita menjada pel caça-recompenses Don Accino. La fruita li dona l'habilitat de generar i controlar grans quantitats de calor, cosa que li permet fondre qualsevol cosa que toqui. També li permet regular la seva temperatura corporal per resistir temperatures extremes. La generació de la calor té a veure amb l'estat d'ànim de l'usuari: com més enfadat està, més calor genera. El nom de la fruita deriva de la paraula atsui, que significa és calent en japonès. Aquesta fruita és exclusiva de la sèrie d'animació.

 Fruita Awa Awa (アワアワの実, Awa Awa no Mi). És la fruita que es menja la Kalifa del CP9. La fruita té forma de meló de color violeta. Li permet generar i controlar sabó i bombolles que no tan sols netegen la brutícia sinó que també "netegen" la força, debilitant les persones. També li permet generar sabó i bombolles que la protegeixen dels atacs. El principal punt feble és l'aigua, que esbandeix el sabó i contraresta els seus efectes. El nom ve de la paraula awa, que significa bombolla en japonès.
 Fruita Baku Baku (バクバクの実, Baku Baku no Mi). És la fruita menjada per en Wapol, monarca del regne de Drum. La fruita sembla una pruna violeta, amb una marca amb forma de dents de serra al centre. Li permet mastegar i menjar tot allò que vulgui, i posteriorment assimilar-ho, de manera que es pot transformar el seu cos en el que s'ha menjat. La fruita també li permet engrandir la seva boca fins a grans extrems, trencar el que sigui amb les dents i menjar coses que no poden les persones normals, com verí. L'efecte negatiu principal d'aquesta fruita és que en Wapol té gana constantment, i el seu punt feble és que només pot manifestar els objectes que ha consumit en les darreres 24 hores. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia baku, que es fa servir per representar el so que fa una planxa de metall en ser colpejada. També podria derivar de la frase baku baku tabeteru, que es podria traduir com a engolir.
 Fruita Bane Bane (バネバネの実, Bane Bane no Mi). És la fruita menjada per en Bellamy, capità dels Pirates d'en Bellamy. La fruita li permet convertir qualsevol part del seu cos en una molla: pot transformar les seves cames per augmentar la potència de salt i rebotar per les parets o els seus braços per incrementar la força i rang dels seus atacs. El punt feble és que en Bellamy només es pot propulsar en línia recta i per tant la trajectòria de l'atac és fàcil de preveure. El nom de la fruita ve de la paraula bane, que significa molla.
 Fruita Bara Bara (バラバラの実, Bara Bara no Mi). És la fruita menjada pel pirata Buggy. És una fruita que recorda a un gerd, de color violeta. Li permet dividir el seu cos a trossos i poder-los controlar i fer flotar a voluntat, a més de fer-lo immune a ser tallat per espases i objectes esmolats. Encara que ho pot semblar, no li permet volar, sinó que ha de mantenir els peus a terra, i el radi en què pot controlar les parts dividides del seu cos és limitat. El nom ve de paraula barabara, que significa partir en japonès, mentre que l'onomatopeia bara s'utilitza per senyalar el so que fa un ganivet quan s'utilitza sobre una taula de tallar.
 Fruita Bari Bari (バリバリの実, Bari Bari no Mi). És la fruita menjada per en Bartolomeo, capità del Barto Club. La fruita li permet crear barreres molt fortes per aturar els atacs dels adversaris. Per crear la barrera, en Bartolomeo creua els dits. També pot utilitzar les barreres per atacar o en pot alterar la forma per convertir-les en estructures sòlides com escales. En Bartolomeo només pot crear una barrera a la vegada i l'àrea de barrera que pot conjurar és limitada. Anteriorment, les habilitats de la fruita estaven en mans d'en Semimaru Kurozumi. El nom de la fruita ve de baria, la pronunciació japonesa de la paraula barrier, que en anglès significa barrera.
 Fruita Bata Bata (バタバタの実, Bata Bata no Mi). És la fruita que ha menjat la Charlotte Galette dels Pirates de la Big Mom. La fruita li dona l'habilitat de generar i controlarmantega. La Galette utilitza el seu poder per controlar grumolls de mantega semi-líquida que utilitza per immobilitzar els seus adversaris i capturar-los. El nom de la fruita ve de bata, la pronunciació japonesa de la paraula butter, que en anglès significa mantega.
 Fruita Beri Beri (ベリベリの実, Beri Beri no Mi). És la fruita menjada pel capità Very Good de l'Armada. La fruita li permet dividir el seu cos en esferes que es poden separar i tornar a ajuntar, i el fa immune als atacs no tallants. En la sèrie d'animació es mostra que les esferes poden flotar i atacar l'enemic d'una manera semblant a les habilitats de la fruita d'en Buggy. El punt feble és que si es captura l'esfera que correspon al cap de la persona, la resta d'esferes deixen de moure's. El nom de la fruita ve de la paraula beri, que significa baia.
 Fruita Beta Beta (ベタベタの実, Beta Beta no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Trebol dels Pirates d'en Donquixot. Li dona l'habilitat de crear una quantitat il·limitada de mocs, i generalment utilitza els poders de la fruita per cobrir el seu cos de manera que sembla més gros del que és, i fent que molta gent pensi que es tracta d'una fruita Lògia. El moc li permet enganxar-se a les parets i al sostre, i pot utilitzar-lo per enganxar altres persones i impedir els seus moviments. El moc és prou fort per permetre a en Trebol aixecar un vaixell i llençar-lo contra una torre, i també és capaç de llançar mocs amb gran força de propulsió. El moc que genera és fàcilment inflamable i explota quan entra en contacte amb una espurna. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia japonesa betabeta, que representa el so d'alguna cosa enganxosa.
 Fruita Bisu Bisu (ビスビスの実, Bisu Bisu no Mi). És la fruita que ha menjat en Charlotte Cracker dels Pirates de la Big Mom. Li dona l'habilitat de generar una quantitat quasi il·limitada de galetes. Pot manipular-les per donar-los una gran varietat de formes, com armes o fins i tot figures humanoides en forma de soldat que poden lluitar per ell o que utilitza com a armadura. Tot i que les galetes creades són dures i fortes, es poden trencar si se'ls aplica suficient força, i en contacte amb l'aigua s'estoven i es tornen comestibles. El nom de la fruita ve de bisuketto, la pronunciació japonesa de la paraula biscuit, que en anglès significa galeta.
 Fruita Bomu Bomu (ボムボムの実, Bomu Bomu no Mi). És la fruita menjada per en Mr.5 de la Banda Baroque. Li permet generar explosions a partir de qualsevol part del seu cos. Aquest efecte s'aplica fins i tot als cabells, els mocs i l'alè. El poder de la fruita també l'ha tornat immune a qualsevol explosió, tant generada per ell mateix com per una altra persona. El nom ve de la paraula bomu, la pronunciació japonesa per a la paraula anglesa bomb, que significa bomba.
 Fruita Buki Buki (ブキブキの実, Buki Buki no Mi). És la fruita menjada per la Baby 5 dels Pirates d'en Donquixot. Li permet convertir qualsevol part del seu cos en una arma, la fruita perfecta per una assassina com ella. Pot transformar una part del cos o tot ell en qualsevol tipus d'arma, tant de foc com tallant o explosiva. En el cas de transformar-se en un míssil o bomba i explotar, el seu cos es reformarà a partir dels fragments del míssil sense cap dany aparent. El nom de la fruita ve de la paraula buki, que significa arma en japonès.
 Fruita Buku Buku (ブクブクの実, Buku Buku no Mi). És la fruita d'en Charlotte Mont-d'Or dels Pirates de la Big Mom. Li permet manipular els llibres que té prop seu i atrapar éssers vivents al seu interior, com si fossin il·lustracions. També pot crear il·lusions a partir del contingut dels llibres. Els éssers atrapats no envelleix mentre són dins del llibre i poden escapar si el llibre es crema. El nom de la fruita ve de la pronunciació japonesa de la paraula book, que en anglès significa llibre.
 Fruita Chiyu Chiyu (チユチユの実, Chiyu Chiyu no Mi). És la fruita que ha menjat la Mansherry, princesa del regne de Tontatta. La fruita li dona l'habilitat de curar qualsevol ésser viu que estigui ferit, així com a ella mateixa. Els poders curatius es manifesten en forma de llàgrimes o de gotes de llum, que curen les ferides quan hi entren en contacte. Aquest poder té una limitació sobre la quantitat de vegades consecutives que es pot utilitzar sense que l'usuari quedi esgotat. També pot extreure energia curativa de donants per utilitzar-la. És capaç de restaurar objectes inanimats danyats a canvi d'anys de vida. El nom de la fruita ve de la paraula chiyu, que significa cura en japonès.
 Fruita Choki Choki (チョキチョキの実, Choki Choki no Mi). És la fruita que s'ha menjat l'Inazuma de l'Exèrcit Revolucionari. La fruita li permet convertir les seves mans en tisores i tallar qualsevol material o objecte com si fos de paper. A més, li permet manipular els objecte tallats com si fossin de paper, encara que mantenen la seva densitat original. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia choki, que s'utilitza per representar el so d'unes tisores quan tallen.
 Fruita Doa Doa (ドアドアの実, Doa Doa no Mi). És la que s'ha menjat en Blueno del CP9. Li permet crear portes en qualsevol superfície que toqui amb qualsevol part del cos. Les portes solen tenir la forma de la part del cos que la generen, i es mantenen obertes fins que algú les tanca. La fruita també li permet crear portes en l'aire que porten a una altra dimensió de l'interior de l'atmosfera. El nom de la fruita ve de doa, la pronunciació japonesa per a la paraula anglesa door, que significa porta.
 Fruita Doku Doku (ドクドクの実, Doku Doku no Mi). És la que s'ha menjat en Magellan, guardià en cap d'Impel Down. La fruita li dona el poder de generar i controlar diferents tipus de verí i ser completament immune a qualsevol tipus de metzina. El verí es pot manifestar a través de l'alè, la pell, etc., i en forma gasosa o líquida. A més a més, el simple contacte amb en Magellan enverina els seus adversaris, cosa que el fa pràcticament immune als atacs físics. No obstant això, els seus contrincants han demostrat que poden evitar l'efecte del verí mitjançant substàncies com la cera. El nom de la fruita ve de la paraula doku, que significa verí.
 Fruita Doru Doru (ドルドルの実, Doru Doru no Mi). És la fruita menjada per en Mr.3 de la Banda Baroque. La fruita semba una pera blanca, amb la part superior desfeta com una espelma. Els poders de la fruita li permeten generar quantitats quasi il·limitades de cera d'espelma i donar-li la forma que desitji. Quan la cera solidifica, es torna tan dura com l'acer. El principal punt dèbil és que la cera pot ser fosa amb foc, igual que la cera normal, i també fa que en Mr.3 sigui molt sensible a la calor. El nom de la fruita, doru, deriva de la paraula japonesa per a espelma, kyandoru.
 Fruita Fuku Fuku (フクフクの実, Fuku Fuku no Mi). És la Fruita del Diable que s'ha menjat en Kin'emon, samurai del país de Wano. Les habilitats de la fruita li permeten crear roba i disfresses per a qualsevol persona, inclòs ell mateix. Les persones es col·loquen una fulla o una pedra damunt del seu cap, que ell transforma en roba i disfresses imaginant-ne l'aspecte. La fruita li permet crear fins i tot armadures i armes. L'efecte dura fins que les persones es treuen la roba transformada. Fuku significa roba en japonès.
 Fruita Fuwa Fuwa (フワフワの実, Fuwa Fuwa no Mi). És la fruita menjada per en Shiki, capità dels Pirates del Lleó Daurat. La fruita li permet cancel·lar i manipular l'efecte que té la gravetat sobre un objecte, de manera que pot fer-los flotar i moure’ls per l'aire. També pot levitar ell mateix però no pot fer volar éssers vius. Per activar l'habilitat ha de tocar els objectes primer, que es mantindran a l'aire fins que ell vulgui o fins que quedi inconscient. El nom de la fruita ve de la paraula fuwafuwa, que significa lleuger en japonès.
 Fruita Giro Giro (ギロギロの実, Giro Giro no Mi). És la fruita que s'ha menjat la Viola, princesa del regne de Dressrosa. Li permet veure-hi a través de tot, com si tingués raigs X a la mirada, i també pot llegir la ment i els records de les persones. Aquesta habilitat també es pot utilitzar a la inversa perquè la Viola pugui compartir els seus pensaments. La fruita també li permet utilitzar les seves llàgrimes com a projectils i veure-hi a gran distància com si fos un ocell. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia girogiro, que s'utilitza per mostrar el so de la mirada.
 Fruita Gocha Gocha (ゴチャゴチャの実, Gocha Gocha no Mi). És la fruita que ha menjat en Charlotte Newshi, un dels fills de la Big Mom. La fruita li permet fusionar-se amb altres persones per augmentar la seva mida i força. En Newshi sol utilitzar els seus poders per fusionar-se amb els seus germans i germanes bessons i convertir-se en una criatura gegant. El punt dèbil és que la fruita no té cap utilitat si l'usuari no té persones al seu voltant. Es desconeix si pot obligar a altres persones a fusionar-se amb ell o si ho han de fer de manera voluntària. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia gochagocha, que en japonès s'utilitza per representar el so de mesclar coses de manera desordenada.
 Fruita Goe Goe (ゴエゴエの実, Goe Goe no Mi). És la fruita que s'ha menjat El Drago, antagonista de One Piece: La pel·lícula. La fruita li permet generar ones de so semblants a raigs d'energia, capaços de destruir qualsevol cosa. El nom de la fruita ve de la goe, una variació de la paraula koe, que significa veu en japonès. Aquesta fruita és exclusiva de la pel·lícula.
 Fruita Gomu Gomu (ゴムゴムの実, Gomu Gomu no Mi). És la fruita que s'ha menjat el protagonista de la sèrie, en Monkey D. Ruffy, capità dels Pirates del Barret de Palla. La fruita és semblant a un meló de Cantaloup de color violeta. Abans es pensava que transformavq permanentment el seu cos en una goma natural extremadament resistent, permetent que en Luffy pugui estirar el seu cos com la goma i reduir la força de tots els cops que impactin contra ell, fins i tot de bales de pistola i de canó. No obstant això, els objectes afilats encara el poden travessar o tallar. El seu cos també ha adquirit les propietats de la goma i fa que sigui immune a l'electricitat i a les altes pressions. El nom de la fruita ve de gomu, paraula japonesa que significa goma. No obstant; es va descobrir que en realitat és deia Nika Nika I que tenia la habilitat de convertir-se en el déu del sol "Nika". Així què és una fruita de tipus zoan i té el poder de fer el que vulgui, això si, els seu poder està limitat a la seva imaginació i no podrà de moment, ell creu que és un home de goma.
 Fruita Goru Goru (ゴルゴルの実, Goru Goru no Mi). És la fruita que ja menjat en Gild Tesoro, propietari del casino Gran Tesoro i antagonista de la pel·lícula One Piece Film: Gold. La fruita sembla una combinació de pinya americana i carbassa de color groc fosc. La fruita li atorga l'habilitat de manipular l'or per donar-li la forma que es desitgi. També li permet convertir l'or sòlid en or fos i viceversa. Empra l'or per atrapar persones i per cobrir la seva pell amb or com si fos una armadura. Només pot controlar l'or que hagi tocat prèviament, i el contacte amb l'aigua de mar anul·la aquest efecte, de manera que si vol tornar a controlar un objecte d'or en concret l'ha de tornar a tocar. En Tesoro ha estat capaç de "despertar" els poders de la fruita i això li permet controlar alhora tot l'or del casino que ha tocat prèviament. El nom ve la pronunciació japonesa de gold, que significa or en anglès. La fruita és exclusiva de la pel·lícula.
 Fruita Gura Gura (グラグラの実, Gura Gura no Mi). És la fruita menjada per l'Edward Newgate "Barbablanca", capità dels Pirates d'en Barbablanca. La fruita li dona el poder de generar vibracions i ones de xoc massives i capaces de generar terratrèmols i maremots. Es diu que qui tingui el poder d'aquesta fruita pot destruir el món sencer. Quan en Barbablanca mor en Barbanegra li roba els poders de la fruita Gura Gura amb un mètode misteriós i és qui té actualment les habilitats de la fruita. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia gura, que representa inestabilitat i tremolors.
 Fruita Guru Guru (グルグルの実, Guru Guru no Mi). És la que s'ha menjat en Buffalo dels Pirates d'en Donquixot. La fruita li permet crear hèlixs en qualsevol part del seu cos i fer-les girar amb prou força per permetre-li volar llargues distàncies i crear fortes tempestes de vent. En Buffalo també pot fer girar parts del seu cos, com els braços. En nom ve de l'onomatopeia guruguru, que en japonès s'utilitza per representar el so d'un objecte que roda.
 Fruita Gutsu Gutsu (グツグツの実, Gutsu Gutsu no Mi). És la fruita que ha menjat en Bill, líder de l'Aliança Pirata de Plata. La fruita el transforma en una forja humà i pot fondre metall dins la seva panxa. En Bill s'empassa fragments de metall, el fon dins del seu cos i li dona la forma de qualsevol objecte que imagini, incloent armes, que pot treure's del cos a través de l'abdomen. També pot expulsar metall fos del seu cos o recobrir-lo de metall. El punt dèbil de la fruita és que en Bill requereix tenir un subministrament de metall dins del seu cos per poder crear les armes. El nom de la fruita bé de l'onomatopeia japonesa gutsu gutsu, que representa el so d'un líquid bullent. La fruita és exclusiva de la sèrie d'animació.
 Fruita Hana Hana (ハナハナの実, Hana Hana no Mi). És la fruita de la Nico Robin, membre dels Pirates del Barret de Palla. La fruita té forma de dàlia de color rosa. Li permet fer "florir" parts del seu cos sobre la superfície de qualsevol objecte, fins i tot sobre el mateix cos, com si fossin flors. La Robin utilitza aquesta habilitat de formes molt versàtils, tant per lluitar com per espiar. L'aparició i la desaparició de la part del cos s'acompanya d'uns quants pètals de flor. La fruita té certs punts febles, ja que la Robin sent qualsevol sensació de dolor causada en les parts extra del seu cos, no pot crear extremitats en àrees on no hi hagi prou espai i cada una de les parts extres té la mateixa força de la part original. Més endavant la Robin aprèn a fer aparèixer extremitats gegants i a crear clons de si mateixa. El nom de la fruita ve de la paraula hana, la paraula japonesa per florir i flor i que també pot significar nas.
 Fruita Hira Hira (ヒラヒラの実, Hira Hira no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Diamante dels Pirates d'en Donquixot. La fruita li permet transformar qualsevol objecte que toca en una bandera, fent que s'aplani i es plegui com si fos de roba. Els objectes transformats mantenen les seves característiques originals, com la duresa o força, però pesen tan poc com una peça de roba. Un cop transformats en bandera, en Diamante els pot plegar i doblegar per donar-los una nova forma. També pot canviar la seva pròpia forma per tornar-se pla i flexible. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia hirahira, que representa el soroll que fa una bandera onejant al vent.
 Fruita Hiso Hiso (ヒソヒソの実, Hiso Hiso no Mi). És la fruita menjada per l'Apis. La fruita li dona l'habilitat d'entendre el cor d'un animal, o, en altres paraules, li atorga la capacitat de parlar telepàticament amb els animals. El nom de la fruita ve de hisohiso, paraula japonesa que significa xiuxiuejar. Aquesta fruita només apareix a la sèrie d'animació.
 Fruita Hobi Hobi (ホビホビの実, Hobi Hobi no Mi). És la fruita menjada per la Sugar dels Pirates d'en Donquixot. La fruita li dona l'habilitat de transformar les persones que toca amb les mans en joguina. Quan algú queda transformat en joguina, la seva presència queda esborrada de la ment de les persones que el coneixen, de manera que sembla que no hagi existit mai. Un cop transformades, la Sugar formalitza un contracte amb les joguines que les obliga a obeir les seves ordres. En cas de no fer-se el contracte, la joguina mantindrà la seva pròpia voluntat i consciència. La fruita dona una segona habilitat, i és que atura l'envelliment de la persona en el moment que consumeix la fruita. Aquest efecte també s'aplica als transformats en joguines, que en cas de recuperar la forma humana mantenen l'edat que tenien en el moment de la transformació. L'única manera d'invertir la transformació en joguina i la pèrdua de memòria és aconseguir que la Sugar perdi el coneixement. El nom de la fruita ve de la pronunciació japonesa de la paraula hobby, que en anglès significa afició.
 Fruita Hore Hore (ホレホレの実, Hore Hore no Mi). És la fruita que ha menjat en Bonbon, un personatge de l'espectacle One Piece Premier Show de Universal Studios Japan. Li dona el poder de provocar que qualsevol persona s'enamori d'ell o de la persona que ell desitgi. La persona afectada seguirà qualsevol ordre de la persona de qui s'enamori. En Bonbon provoca l'enamorament desplegant les ales del seu vestit de paó reial i emetent un raig de llum sobre la persona. El poder de la fruita no afectarà la persona que ja hagi trobat el seu amor en la vida. El nom de la fruita ve de la paraula hore, que significa amor. Aquesta fruita només apareix a l'espectacle.
 Fruita Horo Horo (ホロホロの実, Horo Horo no Mi). És la fruita menjada per la Perona de la tripulació de Thriller Bark. La fruita li permet crear fantasmes intangibles de diferents mides, formes i propietats, fins i tot un exactament igual que ella que és una projecció astral de la seva consciència. Entre els efectes generats pels fantasmes hi ha el d'infringir un estat emocional negatiu en les víctimes que travessen i el de generar explosions de diferent potència. El punt feble principal és que per utilitzar algunes de les habilitats la Perona ha de deixar el seu cos físic, que queda immòbil i vulnerable. A més a més, els fantasmes que canvien l'estat emocional de les persones no tindran cap efecte sobre l'adversari si aquest sent l'emoció de la negativitat sovint, com li passa a l'Usopp. El nom de la fruita, horo, ve de la pronunciació japonesa de la paraula anglesa hollow, que significa buit.
 Fruita Horu Horu (ドクドクの実, Horu Horu no Mi). És la fruita menjada per l'Emporio Ivankov de l'Exèrcit Revolucionari. Els poders de la fruita li permeten crear i controlar hormones especials que pot administrar a qui vulgui o bé al seu propi cos a través de les seves ungles en forma d'agulla. Aquestes hormones poden canviar la temperatura corporal, la pigmentació, el creixement, l'estat emocional o fins i tot el sexe de la persona. Això converteix l'Ivankov en un enginyer del cos humà, amb el poder de canviar les persones des de l'interior. El nom de la fruita ve de horumon, la paraula japonesa per hormona.
 Fruita Hoya Hoya (ホヤホヤの実, Hoya Hoya no Mi). És la fruita que ha menjat en Charlotte Daifuku dels Pirates de la Big Mom. Fregant la seva panxa, és capaç de conjurar un gran geni armat amb una llança perquè lluiti per ell. El geni apareix de la panxa de l'usuari i és prou poderós com per enfrontar-se a grans lluitadors com en Sanji. El nom ve de la paraula hoya, que significa llàntia. També pot venir del l'onomatopeia hoyahoya, que s'empra per indicar fum o vapor.
 Fruita Iro Iro (イロイロの実, Iro Iro no Mi). És la fruita que ha menjat en Psycho P dels Pirates d'en Treasure. L'habilitat principal que atorga aquesta fruita és la de crear pintura que s'empra per camuflar objectes i persones. El camuflatge és tant perfecte que la persona o objecte es tornen invisibles, pel que és molt útil en combats o per amagar objectes grans com vaixells. La pintura també es pot utilitzar per disfressar persones de manera que semblin una altra, però la qualitat de la disfressa és pobra i només serveix per enganyar persones poc espavilades. El nom de la fruita ve de la paraula iro, que significa color en japonès. Aquesta fruita apareix solament a l'episodi especial Heart of Gold de la sèrie d'animació.
 Fruita Ishi Ishi (イシイシの実, Ishi Ishi no Mi). És la que s'ha menjat en Pica dels Pirates d'en Donquixot. Li dona l'habilitat d'absorbir, manipular, assimilar i fusionar-se amb les roques i terra amb què estigui en contacte. Això li permet cobrir el seu cos de terra i roca per protegir-se dels atacs i controlar els objectes fets d'aquests materials com si fossin una extensió del seu cos. També és capaç de desplaçar-se ràpidament per l'interior de la pedra. L'inconvenient principal dels poders d'aquesta fruita és que en Pica necessita estar fusionat amb les pedres i roques per controlar-les. El nom de la fruita ve de la paraula ishi, que significa pedra.
 Fruita Ito Ito (イトイトの実, Ito Ito no Mi). És la fruita que ha menjat en Donquixot Doflamingo, membre dels Set Grans Guerrers del Mar i capità dels Pirates d'en Donquixot. La fruita té forma de pera de color gris clar. La fruita li dona l'habilitat de crear i manipular fils, la llargada màxima dels quals és desconeguda. Amb aquests fils és capaç de controlar els moviments d'altres persones com si fossin titelles, sense que aquestes s'hi puguin resistir. També pot utilitzar-los per tallar sense esforç objectes, armes o extremitats de persones. Els fils que genera la fruita també poden enganxar-se als núvols i li permeten desplaçar-se pels aires com si volés. Fins i tot és capaç de generar un clon seu fet de fils que pot controlar remotament. En Doflamingo ha estat capaç de "despertar" els poders de la fruita i ha aconseguit així l'habilitat de transformar els objectes inanimats que es troben al seu voltant en fils. El nom de la fruita ve de la paraula ito, que significa fil en japonès.
 Fruita Jake Jake (ジャケジャケの実, Jake Jake no Mi). És la fruita que s'ha menjat l'assassí Kelly Funk. Li atorga la capacitat de transformar el seu cos en una jaqueta que pot posar-se una altra persona o animal. Quan algú se la posa, en Kelly és capaç de controlar el seu cos i d'utilitzar les seves habilitats. Quan està transformat en jaqueta, en Kelly és capaç de parlar i caminar, però es desconeix si té prou força per forçar algú a vestir-lo contra la seva voluntat. La diferència de mida entre en Kelly i la persona no importa, ja que la jaqueta s'adapta al cos. El punt feble de la fruita és que per si sola no té cap poder especial, sinó que necessita algú altre que el vesteixi. Es desconeix si al posseir un usuari de les Fruites del Diable pot utilitzar també les seves habilitats. El nom ve de la paraula jaketto, la pronunciació japonesa de la paraula anglesa jacket, que significa jaqueta.
 Fruita Jara Jara (ジャラジャラの実, Jara Jara no Mi). És la fruita que ha menjat en Mad Treasure, capità dels Pirates d'en Treasure i antagonista de l'episodi especial Heart of Gold. La fruita li permet fer créixer cadenes del seu cos. Les cadenes es poden utilitzar com a arma, com a protecció per al cos o bé per lligar i atrapar els seus adversaris. Les puntes de les cadenes també poden ser esmolades o tenir forma de ganxo. Tot i ser molt resistents, les cadenes es poden trencar si s'hi aplica una força suficient. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia jarajara, que s'empra per indicar el soroll que fa un objecte de metall quan pica amb un altre, com poden ser unes cadenes. La fruita és exclusiva de la sèrie d'animació.
 Fruita Juku Juku (熟々妖艶の術, Juku Juku Yoen no Jutsu). És la fruita que ha menjat la Shinobu, una ninja aliada de la família Kozuki. La fruita li dona l'habilitat de fer madurar i degenerar qualsevol objecte inanimat que toqui. Per exemple, el poder es pot utilitzar sobre el terra per crear un forat per protegir l'usuari. Un cop s'activa el poder sobre un objecte, la degeneració no es pot aturar i continua. Com passa amb altres fruites que han consumit habitants del País de Wano, creuen que es tracta de bruixeria. El nom de la fruita ve de la paraula japonesa jukusuru, que significa madurar.
 Fruita Kachi Kachi (カチカチの実, Kachi Kachi no Mi). És la fruita que s'ha menjat el pirata Bear King, capità dels Pirates Trump Siblings i antagonista de la pel·lícula de One Piece Aventura a l'Illa del Rellotge (ねじまき島の冒険, Nejimaki-shima no Boken). La fruita li permet endurir el seu cos per augmentar les seves capacitats de defensa i augmentar la seva temperatura corporal fins a altes temperatures. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia kachikachi, que s'utilitza per indicar el so que fan dues pedres fogueres quan es piquen una contra l'altra per fer espurnes per fer foc. Aquesta fruita és exclusiva de la pel·lícula.
 Fruita Kage Kage (カゲカゲのの実, Kage Kage no Mi). És la fruita menjada per en Gekko Moria, membre dels Set Grans Guerrers del Mar i capità dels Pirates de Thriller Bark. Té forma d'esfera de color negre, envoltada de fulles verdes. Li dona l'habilitat de manipular les ombres com si fossin objectes sòlids. Principalment utilitza les seves habilitats per separar l'ombra d'una persona del seu cos i implantar-la a l'interior d'un cadàver per convertir-lo en un zombi a les seves ordres. Aquests zombis conserven la personalitat i les habilitats de la persona a qui pertanyia l'ombra. El cos de persona a qui s'ha robat l'ombra es vaporitza si entra en contacte amb la llum del sol (i l'ombra que habiti el zombi també es destruirà i tornarà a ser un cadàver normal). La fruita també atorga a en Moria altres poders, com manifestar la seva ombra com un ésser semilíquid i implantar ombres robades a dins del seu propi cos per augmentar la seva força. Aquests poders presenten dos punts febles. Els zombis són sensibles a la sal i a l'aigua de mar, que els purifica i n'extreu les ombres, que tornen als seus propietaris originals. El segon punt feble és que un cop en Moria ha robat una ombra, aquesta també és tangible per la resta de persones, que la poden implantar dins una persona viva per augmentar la seva força i habilitats. Aquest efecte només dura 10 minuts. El nom de la fruita ve de la paraula kage, que significa ombra.
 Fruita Kama Kama (カマカマの実, Kama Kama no Mi). És la que s'ha menjat el mercenari Eric. La fruita dona a l'usuari unes ungles de 2 polzades de llargada i l'habilitat d'atacar amb fulles d'aire tallant. Sembla que les ungles s'han de mantenir ben esmolades per poder treure el màxim rendiment dels poders de la fruita. El nom de la fruita ve de la paraula kama, que significa falç, i també de kama-itachi, vent tallant. Aquesta fruita només apareix només a la sèrie d'animació.
 Fruita Kilo Kilo (キロキロの実, Kilo Kilo no Mi). És la fruita de l'agent de la Banda Baroque Miss Dia de Sant Valentí. Li permet canviar el pes del seu cos a voluntat en el rang d'1 a 10.000 quilograms, podent realitzar salts de gran alçada i aixafar els seus adversaris sota un gran pes. El nom de la fruita ve de kilo, que s'utilitza per a escurçar la paraula kilogram, unitat mètrica per a mesurar la massa.
 Fruita Kira Kira (キラキラの実, Kira Kira no Mi). És la fruita que ha menjat en Jozu dels Pirates d'en Barbablanca. La fruita li dona l'habilitat de transformar el seu cos en diamant, i aprofitar la duresa del mineral per augmentar les seves habilitats ofensives i defensives. El nom de la fruita ve de la onomatopeia japonesa kirakira, que s'empra per indicar el so d'algun objecte brillant.
 Fruita Kobu Kobu (コブコブの実, Kobu Kobu no Mi). És la fruita que ha menjat la Bello Betty de l'Exèrcit Revolucionari. La fruita li permet animar la gent a lluitar i desperta el potencial latent de les persones. Això li permet enfortir-les i ajudar-les a lluitar. Aconsegueix aquest efecte movent una bandera. El nom de la fruita ve de kobu, que en japonès significa encoratjament o inspiració.
 Fruita Kopi Kopi (コピコピの実, Kopi Kopi no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Chameleone, un personatge de l'espectacle One Piece Premier Show de Universal Studios Japan. El poder principal de la fruita és que permet a en Chameleone copiar l'aparença i les habilitats d'una altra persona. Per poder-ho copiar necessita tocar la persona i rebre un dels seus atacs. Justament, el punt feble principal de la fruita és que necessita rebre prèviament un atac per poder copiar les habilitats d'aquella persona. A més, sembla que la transformació requereix molta concentració, ja que cada vegada que esternuda recupera la seva forma original. El nom de la fruita és un escurçament de la paraula japonesa kopi, que significa copiar. Aquesta fruita és exclusiva de l'espectacle.
 Fruita Koro Koro (コロコロの実, Koro Koro no Mi). És la fruita que ha menjat l'Aveyron, membre de l'Aliança Pirata de Plata. La fruita li dona l'habilitat de transformar els seus peus i mans en rodes de vagoneta. Amb aquesta habilitat pot rodar a gran velocitat i atropellar persones. També es pot acoblar a vies de tren i desplaçar-se pel trajecte de les vies a gran velocitat. La fruita també li permet emmagatzemar una gran quantitat d'objectes a l'interior del seu cos, sense límit aparent d'espai, i extreure'ls quan ho desitja. El punt feble és que no disposa de frens per aturar el gir de les rodes. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia japonesa koro koro, que indica el soroll que fa un objecte que roda. La fruita és exclusiva de la sèrie d'animació.
 Fruita Kuku Kuku (ククククの実, Kuku Kuku no Mi). És la fruita que ha menjat l'Streusen dels Pirates de la Big Mom. La fruita li dona l'habilitat de transformar els objectes inanimats en ingredients, que poden nodrir-lo a ell o a altres persones. Tot i que el menjar creat per l'Streusen té propietats nutritives, sembla que no té gaire bon gust. El nom de la fruita ve de la pronunciació japonesa de la paraula cook, que en anglès significa cuiner.
 Fruita Kuri Kuri (クリクリの実, Kuri Kuri no Mi). És la fruita menjada per en Charlotte Opera dels Pirates de la Big Mom. Li dona l'habilitat de crear i controlar quantitats il·limitades de nata muntada, que empra per atacar i capturar els seus contrincants. També pot manipular la quantitat de sucre que conté la nata i provocar cremades químiques. El nom de la fruita ve de l'escurçament de la paraula kurimu, que en japonès significa nata.
 Fruita Kyubu Kyubu (キュブキュブの実, Kyubu Kyubu no Mi). És la fruit d'en Gairam dels Pirates d'en World. La fruita li permet transformar els objectes i persones que toca en cubs. És capaç de controlar i levitar aquests cubs per formar estructures com torres o laberints o bé utilitzar-los com a plataforma flotant per desplaçar-se. També és capaç de comprimir l'aire del seu voltant fins a formar un cub i utilitzar-lo com a arma. El nom de la fruita ve de la pronunciació japonesa de la paraula cube, que en anglès significa cub. Aquesta fruita és exclusiva de la sèrie d'animació.
 Fruita Maki Maki (巻々の術, Maki Maki no Jutsu). És la fruita que ha menjat en Raizo, ninja del país de Wano. Li permet crear i controlar rotlles de paper, de qualsevol mida i llargària. Tenen habilitats especials, com ara emmagatzemar objectes al seu interior i alliberar-los quan vol l'usuari. Com que desconeix l'existència de les Fruites del Diable, anomena jutsu (tècnica) a les seves habilitats. El nom de la fruita és l'escurçament de makimono (巻物), la paraula japonesa per rotlle.
 Fruita Mane Mane (マネマネの実, Mane Mane no Mi). És la fruita menjada per en Mr.2 Bon Kurei, membre de la Banda Baroque. La fruita li permet transformar-se en qualsevol persona a qui prèviament hagi tocat la cara amb la mà dreta. Quan es transforma imita la flexibilitat, força, etc. de la persona copiada, però això no li permet utilitzar les seves pròpies tècniques de lluita mentre està transformat. Per transformar-se es toca la cara amb la mà dreta i torna al seu estat normal quan se l'ha de tocar amb l'esquerra. Anteriorment, les habilitats de la fruita havien estat en mans de la Higurashi Kurozumi. El nom de la fruita ve de la paraula mane, que significa imitació.
 Fruita Mato Mato (マトマトの実, Mato Mato no Mi). És la que s'ha menjat l'home-peix Vander Decken IX, capità dels Pirates Voladors. La fruita li permet llançar qualsevol objecte contra una persona i no fallar mai. Per activar el poder primer ha de tocar la persona en qüestió amb la mà per memoritzar-la i a partir de llavors tots els objectes o persones que llança amb aquella mà impactaran directament contra la persona en qüestió, sigui on sigui. Els objectes llançats només s'aturen quan algú altre els para o bé si en Decken queda inconscient o mor. En Decken només pot memoritzar tantes persones com mans té i quan toca una altra persona la memòria queda sobreescrita. Per aquesta raó que sempre porta guants posats. El nom de la fruita ve de la paraula mato, que significa diana en japonès.
 Fruita Memo Memo (メモメモの実, Memo Memo no Mi). És la fruita que ha menjat la Charlotte Pudding, filla de la Big Mom. La fruita li permet manipular la memòria de les persones. Això ho fa tocant-los el cap i extraient-ne els records com si fossin fotogrames d'una pel·lícula. Un cop extrets, els pot retallar amb unes tisores per esborrar un record en concret, i enganxar-hi els records d'una altra persona per alterar-ne la memòria. El procés d'extracció de la memòria és molt dolorós i causa que la persona afectada quedi inconscient. El nom de la fruita ve de la paraula memory, que significa memòria o record en anglès.

 Fruita Mero Mero (メロメロの実, Mero Mero no Mi). És la fruita menjada per la Boa Hancock, membre dels Set Grans Guerrers del Mar i capitana de les Pirates Kuja. La fruita li permet emetre ones que utilitzen les emocions de luxúria i perversió dels seus adversaris per transformar-los en pedra. També pot utilitzar cops físics per petrificar les seves víctimes, però en aquest cas només petrificarà la part del cos on ha impactat. La Hancock és l'única persona que pot invertir els efectes dels poders de la fruita. Les ones petrificadores que emet la Hancock no tindran cap efecte en algú que no senti cap emoció de luxúria (com en Luffy) o en algú que estigui distret per altres emocions (com la por o el dolor). El nom de la fruita ve de l'onomatopeia japonesa meromero, que s'utilitza quan algú s'enamora.
 Fruita Mini Mini (ミニミニの実, Mini Mini no Mi). És una fruita que han menjat dos personatges: el gegant Blyue, que apareix al videojoc One Piece: Round the Land, i la geganta Lily Enstomach, que apareix només a la sèrie d'animació. La fruita els permet disminuir la seva mida fins als 5 mil·límetres d'alçada, de manera que els permet amagar-se i introduir-se en espais petits. A més, en ser membres de la raça dels gegants, els poders de la fruita els permeten interaccionar amb les persones i altres criatures petites de manera més senzilla. Els poders de la fruita també afecten la seva roba, objectes i armes. La seva força original es manté encara que disminueixin la seva mida. El nom de la fruita ve de la paraula mini, que significa petit en llatí. Aquesta fruita és exclusiva del videojoc i de la sèrie d'animació.
 Fruita Mira Mira (ミラミラの実, Mira Mira no Mi). És la fruita menjada per la Charlotte Brûlée dels Pirates de la Big Mom. La fruita li dona l'habilitat de crear miralls, que utilitza com a escuts o per reflectir els atacs dels adversaris. També pot utilitzar els miralls com a portals per entrar al Món rere els miralls. L'usuari pot transformar-se en la imatge reflectida del seu adversari i imitar-ne els moviments a la perfecció, fins i tot les habilitats de les Fruites del Diable. També pot projectar aquest reflex sobre altres persones o animals per canviar-los l'aparença. Aquesta transformació es cancel·la si l'usuari queda inconscient. El nom de la fruita ve de la paraula mira, que significa mirall en japonès.
 Fruita Moa Moa (モアモアの実, Moa Moa no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Byrnndi World, capità dels Pirates d'en World. La fruita li dona l'habilitat d'augmentar la mida i velocitat dels objectes que toca fins a 100 vegades la mida o velocitat originals. Aquesta habilitat s'aplica tant a objectes com a ell mateix. La fruita no sembla tenir cap punt feble excepte que sembla que no pot fer que un objecte sigui més ràpid i més gran a la vegada. El nom de la fruita ve la pronunciació japonesa de la paraula more, que significa més en anglès. Aquesta fruita és exclusiva de la sèrie d'animació.
 Fruita Mochi Mochi (モチモチの実, Mochi Mochi no Mi). És la fruita que ha menjat en Charlotte Katakuri dels Pirates de la Big Mom. La fruita li permet crear, controlar i transformar-se en mochi. El mochi és prou dens com per utilitzar-se com a arma i per atrapar enemics gràcies a les seves propietats adhesives. També és capaç de crear estructures com taps per les orelles o fins i tot una casa. No obstant això, la substància perd gran part d'aquestes propietats si s'hi aplica una quantitat suficient de líquid. A la sèrie es comenta que és una fruita Paramècia "especial" però no s'ha descrit quin factor la fa diferent de la resta. En Katakuri ha estat capaç de "despertar" aquesta fruita i pot convertir la matèria inorgànica del seu voltant en mochi i controlar-lo a voluntat. El nom de la fruita ve de la paraula mochi, que és el nom d'un pastisset dolç d'arròs. Aquesta paraula també s'utilitza per definir les coses enganxoses en general.
 Fruita Modo Modo (モドモドの実, Modo Modo no Mi). És la fruita menjada per l'Ain de la Neo Armada. La fruita li permet rejovenir dotze anys qualsevol persona o objecte. Això li permet afeblir o incapacitar un contrincant. L'Ain pot utilitzar el poder de la fruita tocant directament la persona o objecte o bé llançant una bola d'energia de color rosa. L'edat de rejoveniment del poder de la fruita està fixada en dotze anys i no pot ser canviada. Els efectes de la fruita desapareixen quan l'Ain perd el coneixement. El nom de la fruita ve de la paraula modoru, que significa retornar en japonès. És una fruita exclusiva de la pel·lícula One Piece Film Z.

 Fruita Mosa Mosa (モサモサの実, Mosa Mosa no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Binz de la Neo Armada. La fruita li permet accelerar el creixement de les plantes i controlar-lo, de manera que pot utilitzar-les per atacar i capturar els seus contrincants. El punt feble és que necessita que hi hagi plantes a prop per poder utilitzar els seus poders. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia mosamosa, que s'utilitza per representar el so de les plantes que creixen ràpidament. És una fruita exclusiva de la pel·lícula One Piece Film Z.
 Fruita Nagi Nagi (ナギナギの実, Nagi Nagi no Mi). És la fruita que ha menjat en Donquixot Rosinante, el germà d'en Doflamingo. La fruita li dona l'habilitat de crear un camp insonoritzat, que fa que des de l'exterior no es puguin sentir els sons produïts a l'interior. També es pot aplicar l'efecte invers. Una altra habilitat de la fruita és que pot anul·lar tots els sorolls provocats per l'usuari, habilitat molt útil en situacions que requereixin sigil·li. Aquesta habilitat també es pot infondre a una altra persona. Els efectes de la fruita desapareixen quan l'usuari mor o, suposadament, quan queda inconscient. El nom de la fruita ve la paraula nagi, que significa calma en japonès.
 Fruita Nemu Nemu (ネムネムの実, Nemu Nemu no Mi). És la fruita menjada per en Noko, personatge que apareix primer al videojoc One Piece: Ocean's Dream i després a la sèrie d'animació. La fruita li permet fer adormir les persones a través de la hipnosi i després els pot modificar la memòria utilitzant una flauta en forma de cavallet de mar. El nom de la fruita ve de la paraula nemunemu, que significa adormit. Aquesta fruita apareix només al videojoc i a la sèrie d'animació.
 Fruita Netsu Netsu (ネツネツの実, Netsu Netsu no Mi). És la fruita que ha menjat en Charlotte Oven dels Pirates de la Big Mom. L'usuari és capaç d'escalfar parts del seu cos fins a arribar a altes temperatures. També pot transmetre aquesta escalfor a altres objectes, com ara les armes dels seus adversaris, fent que estiguin massa calentes per poder-les tocar, i a l'aigua de mar per fer-la bullir. El nom de la fruita ve de la paraula netsu, que significa escalfor.
 Fruita Nikyu Nikyu (ニキュニキュの実, Nikyu Nikyu no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Bartholomew Kuma, un dels membres dels Set Grans Guerrers del Mar. La fruita li dona la capacitat de repel·lir qualsevol cosa que toqui amb els coixinets plantars que han sortit a les palmes de les seves mans. Per aquesta raó en Kuma porta guants sempre que no vulgui utilitzar les seves habilitats. Els objectes repel·lits poden ser sòlids o intangibles (com l'aire o el dolor físic) i són repel·lits a una gran velocitat. Els poders de la fruita li permeten autorepel·lir-se per poder moure's tant ràpidament que sembla que s'hagi teletransportat. També pot utilitzar els poders per enviar persones volant a altres parts del món. El nom de la fruita, nikyu, significa pota, en referència als coixinets plantars de les potes dels gats.
 Fruita Nito Nito (ニトニトの実, Nito Nito no Mi). És la fruita que ha menjat en Bürst, un personatge de l'espectacle One Piece Premier Show de Universal Studios Japan. Li dona l'habilitat de convertir la seva suor en un component semblant a la nitroglicerina, que li permet causar explosions simplement picant de mans. El nom de la fruita ve de la paraula nitoro, la pronunciació japonesa de la paraula nitro. Aquesta fruita només apareix a l'espectacle.
 Fruita Noko Noko (ノコノコの実, Noko Noko no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Musshuru, el germà gran d'en Wapol i antagonista de la novena pel·lícula de One Piece. La fruita li permet crear i controlar espores de bolets verinoses. Les espores són tant potents que qualsevol que s'intoxiqui necessita ingerir un antídot immediatament. El seu punt feble és el foc, que elimina les espores. En Wapol acaba adquirint també els poders de fruita quan es menja i assimila el seu germà. En nom de la fruita deriva de la paraula kinoko, que significa bolet en japonès. Aquesta fruita apareix només en aquesta pel·lícula.
 Fruita Noro Noro (ノロノロの実, Noro Noro no Mi). És la fruita d'en Foxy, capità dels Pirates d'en Foxy. Els poders de la fruita li permeten emetre "fotons Noroma", que alenteixen significativament qualsevol objecte o persona contra els que impactin durant 30 segons. Durant aquests 30 segons pot donar els cops que vulgui a l'objecte o la persona i quan hagi passat el temps, tota l'energia cinètica acumulada s'allibera de cop de manera devastadora. El raig pot ser reflectit per objectes brillants com espases i miralls i el mateix Foxy no és immune als seus efectes. El nom de la fruita ve de la paraula noro, que significa lentament o a poc a poc.
 Fruita Nui Nui (ヌイヌイの実, Nui Nui no Mi). Aquest és el nom que rep la fruita que ha menjat el nan Leo, el líder de l'Esquadró Tonta. Li atorga el poder de crear fils per cosir objectes o persones a terra o parets per evitar que es moguin o caiguin. Les puntades que fa són prou forts per impedir que un ésser humà s'aixequi de terra i no causen cap dany físic a la persona o objecte. L'únic que pot desfer els punts és el mateix Leo. Sembla que és necessari que utilitzi una agulla de cosir per poder fer servir els seus poders. El nom ve de la paraula nui, que significa cosir o suturar en japonès.
 Fruita Nuke Nuke (ヌケヌケの実, Nuke Nuke no Mi). És la fruita que ha menjat en Tanaka, guarda de seguretat del casino Gran Tesoro. L'habilitat principal d'aquesta fruita és que permet a l'usuari passar a través d'objectes sòlids. També pot compartir la seva intangibilitat amb qualsevol persona o objecte que estigui tocant. El punt feble de la fruita és que no permet travessar éssers vius. El nom de la fruita ve de la paraula nuke, que en japonès significa escapar. És una fruita que només apareix a la sèrie d'animació i a la pel·lícula One Piece Film: Gold.
 Fruita Oshi Oshi (オシオシの実, Oshi Oshi no Mi). És la fruita que ha menjat el gegant Morley, de l'Exèrcit Revolucionari. La fruita li atorga l'habilitat de moure i manipular el terra com si aquest estigués fet d'argila. Ha utilitzat l'habilitat per atacar un grup de pirates i per crear una cova subterrània per amagar-se ell i els seus aliats. En el passat en Morley va utilitzar la seva habilitat per crear el nivell 5.5 d'Impel Down i per escapar de la presó. El nom de la fruita ve de la paraula oshinokeru, que significa empentar.
 Fruita Ope Ope (オペオペの実, Ope Ope no Mi). És la fruita d'en Trafalgar Law, capità dels Pirates del Cor. La fruita té forma de cor i és d'un color vermell viu. La fruita li permet crear un espai esfèric o "sala" on té un control complet de la col·locació i orientació dels objectes i persones que es troben al seu interior. Aquest espai és comparable a una sala d'operacions i en Law actua literalment com un cirurgià. Amb aquesta habilitat és capaç de tallar i desmembrar objectes i persones a distància sense matar-los, de manera "quirúrgica". Aquestes parts les pot manipular i reenganxar com ell vulgui, i aquest efecte es manté després de la cancel·lació de la "sala d'operacions". També pot separar i intercanviar les consciències i cossos de les persones. La fruita li dona altres habilitats relacionades amb la cirurgia com la capacitat de generar electroxocs o escanejar els seus contraris. Sembla que l'única manera de defensar-se dels efectes de la fruita és tenir un gran domini del Haki, i aparentment les fruites tipus Lògia també ofereixen certa resistència però no una immunitat total. El seu punt feble és que l'ús continuat consumeix molta energia i genera un gran cansament. Aquesta fruita es considera la Fruita del Diable definitiva, ja que inclou l'habilitat de concedir a una persona la joventut eterna a canvi de la vida de l'usuari. El nom de la fruita ve de la síl·laba ope de la paraula operació.
 Fruita Ori Ori (オリオリの実, Ori Ori no Mi). És la fruita de la capitana Hina de l'Armada. Els seus poders li permeten lligar els seus enemics amb manilles de ferro fent-los passar a través del seu cos. El nom de la fruita ve de la paraula ori, que significa gàbia.
 Fruita Pamu Pamu (パムパムの実 Pamu Pamu no Mi). És la que s'ha menjat en Gladius dels Pirates d'en Donquixot. Li dona l'habilitat d'inflar i fer explotar violentament parts del seu cos i els objectes inorgànics amb els quals estigui en contacte. L'explosió que es genera no li causa cap dany a ell mateix. En Gladius utilitza la seva habilitat per fer explotar els seus braços mentre està subjectant el seu adversari o bé per fer explotar objectes o parts de la seva armadura i generar metralla. També pot activar remotament els seus poders sempre que els hagi implantat prèviament a l'objecte que vol fer explotar. Aquesta fruita no s'ha de confondre amb la fruita Bomu Bomu, ja que atorguen habilitats similars. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia pampam, que s'utilitza per expressar el so que fa una explosió.
 Fruita Pero Pero (ペロペロの実, Pero Pero no Mi). És la fruita menjada per en Charlotte Perospero dels Pirates de la Big Mom. La fruita li permet generar i manipular grans quantitats de caramel. Utilitza aquest caramel per immobilitzar els seus contrincants o per crear armes, barreres i fins i tot grans estructures mecàniques. Pot matar persones cobrint-les de caramel i ofegant-les. El punt feble del caramel que genera és que s'acaba fonent per si sol al cap d'una estona o també si algú hi aplica una quantitat suficient de calor. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia peropero, que s'utilitza per indicar el soroll de llepar.
 Fruita Peto Peto (ペトペトの実, Peto Peto no Mi). És la fruita menjada pel pirata Breed. La fruita li permet controlar els moviments de qualsevol ésser viu, tant persones com animals, després de col·locar-los un collar verd fet d'un material semblant a la gelatina. Genera els collars amb les mans i els pot col·locar directament al coll de l'adversari o bé llançar-lo. Els poders de la fruita li permeten treure el màxim potencial dels animals i persones que controla, però no li permet controlar-ne la consciència i els sentiments. El seu punt feble és que no pot donar ordres a cap dels éssers que controla si aquest no pot escoltar-les. Les víctimes també poden resistir les ordres durant un temps si tenen una gran força de voluntat. Si algun enemic deixa en Breed inconscient, tots els collars creats desapareixen i totes les víctimes són alliberades. En Breed també és capaç de col·locar-se un collar a si mateix per extreure el seu propi potencial màxim. El nom de la fruita ve de la pronunciació japonesa de la paraula pet, que significa mascota en anglès. Aquesta fruita és exclusiva de la sèrie d'animació.
 Fruita Raki Raki (ラキラキの実, Raki Raki no Mi). És la fruita que ha menjat la Baccarat, la conserge del casino Gran Tesoro. La fruita li permet robar la sort d'una persona amb tan sols tocar-la, aconseguint així que les persones afectades es tornin extremadament desafortunades. Un cop la Baccarat ha absorbit prou sort, es torna tant afortunada que és pràcticament invencible. L'efecte de la mala sort és temporal i al cap d'un temps les persones afectades recuperen la seva sort. El punt feble és que la Baccarat no té control sobre el consum de la sort que ha absorbit, pel que qualsevol acció que faci li sortirà bé, encara que no ho desitgi. El nom de la fruita ve de raki, la pronunciació japonesa de la paraula lucky, que en anglès significa afortunat/da. Aquesta fruita és exclusiva de la pel·lícula One Piece Film: Gold.
 Fruita Sabi Sabi (サビサビの実, Sabi Sabi no Mi). És la fruita que s'ha menjat el capità Shu de l'Armada. La fruita li permet oxidar i desintegrar qualsevol objecte metàl·lic que entri en contacte amb la seva pell, cosa que essencialment el fa immune a qualsevol atac amb objectes metàl·lics. En la sèrie d'animació també li dona la capacitat de rovellar el ferro que conté el cos de persones. El nom sabi significa òxid en japonès.

 Fruita Shari Shari (シャリシャリの実, Shari Shari no Mi). És la fruita menjada pel capità Sharinguru de l'Armada. La fruita li permet convertir els seus braços i mans en rodes que giren a alta velocitat i que pot utilitzar per atacar els seus adversaris. El nom de la fruita ve de la paraula shari, que significa roda.
 Fruita Shibo Shibo (シボシボの実, Shibo Shibo no Mi). És la fruita que ha menjat la Charlotte Smoothie dels Pirates de la Big Mom. La fruita li permet extreure líquid tant d'éssers vius com de matèria inerta, escorrent-los com si fossin roba mullada. El líquid extret el pot emmagatzemar dins seu (augmentant de mida) o servir-lo a altres persones com si fos una beguda. El nom de la fruita és un escurçament de la paraula shiboru (搾る), que en japonès significa escórrer.
 Fruita Shiro Shiro (シロシロの実, Shiro Shiro no Mi). És la fruita que ha menjat en Capone Bege, capità dels Pirates del Tanc de Foc. La fruita converteix a l'usuari en una fortalesa vivent. Al seu cos apareixen múltiples escotilles per canons, rastells i ponts llevadissos. A l'interior hi ha diferents sales, totes ben moblades. En Bege pot permetre l'entrada de persones i objectes a l'interior del seu cos reduint-ne la mida. De la mateixa manera, quan els objectes i persones surten del seu cos i se'n separen a certa distància, recuperen la seva mida original. En Bege té el control absolut sobre la fortalesa de l'interior del seu cos. També pot transformar-se en un gegant amb forma de castell. El punt feble dels poders és que no es poden utilitzar en el seu màxim potencial si no hi ha prou persones dins de la fortalesa per utilitzar les seves armes i realitzar emboscades. El nom de la fruita ve de la paraula shiro, que significa castell.
 Fruita Soru Soru (ソルソルの実, Soru Soru no Mi). És la fruita que ha menjat la Charlotte Linlin, més coneguda com a Big Mom. Anteriorment els poders de la fruita havien estat en mans de la mare Carmel. La fruita li dona l'habilitat d'interaccionar i manipular ànimes. El poder consisteix a manifestar les ànimes humanes com una substància espectral i tangible per a l'usuari, que l'extreu del cos de la persona simplement agafant-la. El que realment està extraient són anys de vida, i l'usuari determina la quantitat que n'extreu. Si extreu massa vida de cop de la persona, l'acaba matant. La Linlin pot utilitzar aquests fragments d'ànima per infondre vida a objectes inerts o per humanitzar animals. Aquests recipients (anomenats Homies) desenvolupen una intel·ligència quasi humana, guanyen vida pròpia i pateixen transformacions que els fan semblar més humans. Aquests fragments d'ànima no es poden introduir a altres persones o a cadàvers. Els Homies que crea a partir de fragments de la seva pròpia ànima seran més forts i lleials que els creats amb ànimes d'altres persones. Perquè l'usuari pugui extreure l'ànima a algú, aquest ha de tenir por del mateix usuari o de la mort, sinó es així la seva ànima no es manifestarà. Els Homies són susceptibles al dolor físic i fins i tot poden morir si pateixen ferides suficientment letals, i també es poden veure afectats pels poders de la Fruita Yomi Yomi, que és capaç d'extreure els fragments d'ànima i fer que tornin a ser objectes inerts. El nom de la fruita ve de souru, la pronunciació japonesa de la paraula soul, que significa ànima en anglès.

 Fruita Sube Sube (スベスベの実, Sube Sube no Mi). És la fruita de la capitana pirata Alvida, i sembla un préssec de color rosa. Fa que el seu cos es torni relliscós fent que, virtualment, tots els objectes hi llisquin en entrar-hi en contacte i això la protegeix de pràcticament de qualsevol dany. Aquest efecte s'estén a la roba i els objectes que porta. També sembla que la fruita fa que la persona s'aprimi si abans era obesa. El nom ve de la paraula suberu, que significa lliscar o relliscar en japonès. També pot tenir relació amb la paraula subesube, que significa jove i sexi.
 Fruita Sui Sui (スイスイの実, Sui Sui no Mi). És la fruita menjada per en Senor Pink dels Pirates d'en Donquixot. La fruita li dona l'habilitat de nedar pel terra i per les parets com si fossin fets aigua. Tot i que li permet mantenir l'habilitat de nedar, segueix sent incapaç de nedar a l'aigua. El nom de la fruita ve l'onomatopeia japonesa suisui, que s'utilitza per mostrar el so que fa algú que neda suaument.
 Fruita Suke Suke (スケスケの実, Suke Suke no Mi). És la fruita de l'Absalom de la tripulació de Thriller Bark. La fruita li permet tornar-se invisible, tant ell com qualsevol cosa que estigui tocant. També li dona l'habilitat de només mantenir invisible un objecte que estigui tocant mentre el seu cos és visible. Després de la mort de l'Absalom es menja la fruita en Shilliew, membre dels Pirates d'en Barbanegra. El nom de la fruita, suke, és l'escurçament de la paraula sukeru, ser transparent i invisible. També és una referència a sukebe, que significa pervertit.

 Fruita Supa Supa (スパスパの実, Supa Supa no Mi). És la fruita menjada per en Mr.1 de la Banda Baroque. La fruita converteix la seva pell en acer i li permet general fulles d'acer tallant de qualsevol part del seu cos. El poder de la fruita també el fa immune a qualsevol atac tallant. El nom ve de supasupa, que és l'onomatopeia que representa el so que fa un ganivet quan talla alguna cosa.

 Fruita Toge Toge (トゲトゲの実, Toge Toge no Mi). És la fruita de la Miss Primer de Gener, agent de la Banda Baroque. Li permet fer créixer punxes de qualsevol part del seu cos, capaces de travessar parets, i també convertir parts del seu cos completament en punxes. També li permet utilitzar les punxes com a agulles d'acupuntura per a augmentar la seva massa muscular. El nom de la fruita ve de la paraula toge, significa punxa.
 Fruita Toki Toki (トキトキの実, Toki Toki no Mi). És la fruita que va menjar la Toki Kozuki. La fruita dona l'habilitat de viatjar al futur a la persona que l'ha consumit o bé d'enviar al futur a altres persones. No és possible viatjar al passat, de manera que qualsevol viatge al futur és irreversible. Una de les utilitats de la fruita és que permet escapar de situacions perilloses viatjant al futur. Amb la mort de la Toki, la fruita torna a estar en circulació. El nom ve de la paraula toki, que en japonès significa temps.
 Fruita Ton Ton (トントンの実, Ton Ton no Mi). És la fruita que ha menjat en Machvise dels Pirates d'en Donquixot. La fruita li permet augmentar el pes del seu cos en quantitats increïbles, concretament en tones. Això li permet utilitzat atacs molt potents que poden trencar el terra o fins i tot els ossos d'un gegant. La fruita dona una habilitat semblant a la fruita Kilo Kilo. El nom de la fruita ve la paraula ton, que significa tona.
 Fruita Wara Wara (ワラワラの実, Wara Wara no Mi). És la fruita d'en Basil Hawkins, capità dels Pirates d'en Hawkins, que li permet crear i manipular palla. Empra l'habilitat primàriament per crear ninots de vudú de palla i utilitzar-los per redireccionar el dany físic que rep cap les persones a qui representen els ninots. També pot crear un ninot de palla gegant que controla remotament. En Hawkins pot recobrir el seu cos de palla, de manera que sembla un espantaocells, per augmentar les seves habilitat físiques. Wara significa palla en japonès.
 Fruita Woshu Woshu (ウォシュウォシュの実, Woshu Woshu no Mi). És la fruita que ha menjat la vicealmirall Tsuru de l'Armada. La fruita li permet literalment rentar i estendre per eixugar persones, com si fossin de roba. Això deixa les víctimes incapaces de contraatacar o moure's. A més a més sembla que també és capaç de netejar una mica el cor de les persones malvades, pel que és una habilitat molt útil per utilitzar contra els pirates. El nom de la fruita ve la pronunciació japonesa de la paraula anglesa wash, que significa rentar.

 Fruita Yomi Yomi (ヨミヨミの実, Yomi Yomi no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Brook, membre dels Pirates del Barret de Palla. Té forma d'esfera de color daurat, amb quatre protuberàncies a la part inferior que fan que recordi a una calavera. El poder principal que dona la fruita és l'oportunitat de tornar a la vida i per tant, quan se la va menjar, no li va donar cap poder especial però sí que li va treure la capacitat de nedar. Els poders reals de la fruita es van activar després de la mort d'en Brook. La seva ànima no va tornar automàticament del reialme dels morts al seu cos, sinó que va haver de buscar-lo per tornar-lo a habitar. Mentrestant, el cos d'en Brook es va anar descomponent fins a arribar a ser un esquelet. Malgrat això, l'enorme energia que genera la seva ànima li permet viure en el seu esquelet i li atorga una espècie d'immortalitat mentre els ossos que el formen no siguin destruïts. Posteriorment, en Brook aconsegueix descobrir l'abast real dels poders de la fruita. Li permet separar l'ànima del cos com si fos un fantasma, permetent-li moure el seu esperit com vulgui. També pot transmetre l'energia de la seva ànima a objectes com la seva espasa, invocant així el fred de l'inframón per congelar el seu adversari. La fruita li permet notar les ànimes dels altres i que és capaç de manipular-les i commoure-les gràcies a la seva música. Aquesta darrera habilitat el converteix en l'enemic natural de la Fruita Soru Soru de la Big Mom. El nom de la fruita ve de yomi, que és l'escurçament de la paraula yomigaeru, que significa reviure o renéixer. Yomi (黄泉) també és el nom que rep el món dels morts en la mitologia japonesa.
 Fruita Zushi Zushi (ズシズシの実, Zushi Zushi no Mi). És la fruita que ha menjat l'almirall Fujitora de l'Armada. La fruita li dona l'habilitat de controlar la gravetat. Pot augmentar enormement la gravetat en un punt en concret, crear forces gravitacionals en qualsevol direcció, atraure objectes cap a si mateix i fer levitar objectes. Els poders de la fruita són prou forts com per fer levitar un vaixell o fer flotar tota la runa de Dressrosa. El nom procedeix de l'onomatopeia zushizushi, que s'empra per representar el so de la petjada d'una persona pesada.

Zoan 
Les fruites Zoan (動物系（ゾオン）, Dōbutsukei [Zōn], que literalment significa "Sistema Animal") són menys freqüents que les fruites Paramècia i permeten a qui se l'ha menjat transformar-se en un animal. Per ser exactes, els poders de la fruita li donen accés a tres formes: la forma natural de qui se l'ha menjat, una forma completament animal i una forma híbrida (sovint bastant estranya, bípeda i de mida exagerada). Cal destacar que aquestes són les fruites que s'han utilitzat per "alimentar" un objecte inanimat per donar-li vida, com són els casos del bazuca Lassoo, del sabre Funkfreed i de la massa de gas condensat Smiley. Al "menjar-se" la fruita, han aconseguit la mobilitat i la intel·ligència de l'animal, pel que són armes intel·ligents.

Aquestes fruites es poden classificar en diferents subcategories. Per exemple, existeixen les fruites Zoan Carnívores, que permeten transformar-se en un animal predador, més adaptat al combat, i fan que la persona tingui més set de sang. També existeix la subcategoria de fruites Zoan Prehistòriques, molt més rares que les Zoan habituals, que permeten transformar-se en animals prehistòrics i extingits com dinosaures. Finalment, també hi ha les fruites Zoan Mítiques, excepcionalment rares, fins i tot més que les fruites Lògia, que permeten transformar-se en criatures mítiques i extremadament poderoses, com un fènix o un Daibutsu. Les fruites Zoan són les úniques que existeixen en diferents models, que són variacions d'un mateix animal o família d'animals. Per exemple, la fruita Inu Inu té els models xacal, llop, Dachsund i chihuahua.

També existeixen fruites Zoan creades artificialment, unes dissenyades per en Vegapunk i les altres per en Caesar Clown i en Donquixot Doflamingo. Mentre que la fruita d'en Vegapunk va ser considerada un fracàs per raons encara desconegudes, les fruites d'en Doflamingo, anomenades SMILEs, són un èxit. Són manufacturades a les seves fàbriques utilitzant el producte SAD creat per en Caesar Clown, i venudes a persones com en Kaido, que les ha utilitzat per crear un exèrcit d'usuaris de les Fruites del Diable. A diferència de les fruites Zoan d'origen natural, totes les SMILEs tenen forma de poma amb un patró de cercles a la pell. Tot i que atorguen l'habilitat de transformar-se en animal, també presenten diferències amb les fruites Zoan naturals. Enlloc de transformar-se completament en l'animal o en una forma híbrida, els usuaris de les SMILEs han mostrat la capacitat de transformar certes parts del seu cos en parts de cossos d'animals que no es corresponen amb l'original.

Es desconeix si els usuaris de les SMILEs es veuen afectats per les debilitats de les Fruites del Diable estàndards, però mostren altres efectes secundaris. Un d'ells sembla l'aparició de banyes negres al cap, tot i que això podria ser només una decoració. Alguns usuaris de SMILEs no poden desfer la transformació i es mantenen sempre transformats. Un altre efecte secundari és que en alguns usuaris els creix un animal del cos, com en el cas d'en Holdem, i aquest animals tenen mentalitat i voluntat pròpia, pel que poden discutir o atacar el seu propi hospedador.

Avantatges 
L'avantatge principal d'aquestes fruites és que atorguen una gran millora de les habilitats físiques i permeten adaptar-se a diferents situacions durant un combat per trobar la forma que dona un avantatge més important. Els qui s'han menjat fruites Zoan solen lluitar utilitzant seva forma híbrida, ja que és la que combina atributs i habilitats del cos original amb la millora física de l'espècie animal, tant en força com en sentits com la vista, l'oïda i l'olfacte. Aquestes fruites donen un avantatge encara més gran a persones que ja tenien força i habilitats sobrehumanes abans de menjar-se la fruita, ja que els permeten augmentar encara més la seva força física, les seves habilitats i crear nous estils de lluita. Per tant, són les fruites més avantatjoses per als practicants de les arts marcials i del combat cos a cos.

Un altre avantatge d'aquests tipus de fruita és que són les ideals perquè se les "mengin" una arma, perquè així es dona vida a un objecte inanimat, cosa que dona un gran avantatge tàctic i en combat.

Desavantatges 
El desavantatge principal d'aquest tipus de fruites és que encara que augmenten la força de les persones que se les mengen, aquestes persones encara depenen de les seves capacitats físiques i de combat originals. És a dir, que si una persona dèbil se’n menja una, sí que podrà canviar de forma però no notarà un increment significatiu de les seves habilitats.

Un altre desavantatge és que requereix cert temps a acostumar-se a les transformacions i a adaptar les capacitats de combat de la persona a la seva nova forma, com li passa a en Kaku quan es menja la seva Fruita del Diable.

Els objectes inanimats als que les fruites donen vida també presenten alguns punts febles. Al convertir-se en éssers vius també necessiten menjar, ser cuidats i es poden posar malalts i tenir por com qualsevol animal.

Llista de fruites Zoan 
 Fruita Batto Batto, Model Vampir (バットバットの実 モデル“バンパイア”, Batto Batto no Mi: Moderu Banpaia). És la fruita que ha menjat en Patrick Redfield, l'antagonista del videojoc One Piece: Unlimited World Red. És una fruita Zoan Mítica que li permet transformar-se en un vampir i en un híbrid. La fruita té la forma d'un tomàquet de color violeta. A més de les transformacions, la fruita també atorga l'habilitat de volar i de xuclar la sang d'altres persones mossegant-los el coll o clavant-los les ungles a la pell. Al xuclar-los la sang queden afeblides i amb aspecte envellit. El nom de la fruita ve de la pronunciació japonesa de la paraula bat, que en anglès significa ratpenat. Aquesta fruita és exclusiva del videojoc.
 Fruita Hebi Hebi, Model Anaconda (ヘビヘビの実　モデル：アナコンダ, Hebi Hebi no Mi, Moderu: Anakonda). És la fruita menjada per la Boa Sandersonia, membre de les Pirates Kuja. La fruita li permet transformar-se en una anaconda i en un híbrid. Al transformar-se aconsegueix l'enorme força de l'anaconda i un cos llarg i versàtil que li facilita esquivar els atacs. El nom de la fruita ve de la paraula hebi, que significa serp.

 Fruita Hebi Hebi, Model Cobra Reial (ヘビヘビの実　モデル：キングコブラ, Hebi Hebi no Mi, Moderu: Kingu Kobura). És la fruita que s'ha menjat la Boa Marigold de les Pirates Kuja. La fruita li dona l'habilitat de transformar-se en una cobra reial i en un híbrid. Al transformar-se aconsegueix l'enorme força de la cobra, un cos llarg i versàtil que li facilita esquivar els atacs i la capacitat d'escopir verí.
 Fruita Hebi Hebi, Model Yamata no Orochi (ヘビヘビの実 モデル 八岐大蛇, Hebi Hebi no Mi Moderu Yamata no Orochi). és la fruita que ha menjat l'Orochi Kurozumi, el shogun de Wano, que li permet convertir-se en la llegendària serp de vuit caps Yamata no Orochi. La fruita té forma de pinya americana amb sis fulles que li surten de la part superior. Sembla que l'usuari té cert control sobre el nombre de caps que pot fer aparèixer alhora. La fruita també li augmenta la força i la resistència.
 Fruita Hito Hito (ヒトヒトの実, Hito Hito no Mi). És la fruita que s'ha menjat el ren Tony Tony Chopper, el metge dels Pirates del Barret de Palla. La fruita té forma de bolet, amb els colors de l'Amanita muscaria. La fruita li dona l'habilitat de transformar-se en humà i en un híbrid entre ren i humà, que és la seva forma habitual. A més a més, li dona intel·ligència humana, la capacitat de comunicar-se amb llenguatge humà i d'entendre conceptes com la medicina. Per la seva condició de metge, en Chopper va ser capaç de crear la Ultrapíndola, que li permet adoptar fins a cinc formes més. Segons l'autor de la sèrie, si un ésser humà es mengés aquesta fruita, es tornaria un "il·luminat", una persona molt intel·ligent, i perdria igualment la capacitat de nedar. El nom de la fruita ve de la paraula hito, que significa humà.

 Fruita Hito Hito, Model Daibutsu (ヒトヒトの実 モデル：大仏, Hito Hito no Mi, Moderu: Daibutsu). És la fruita menjada per en Sengoku, l'almirall de la flota de l'Armada. És una fruita Zoan Mítica que li permet transformar-se en un Daibutsu (una estàtua gegant de Buda). Quan es transforma es converteix en un gegant de pell daurada i brillant, amb una força enorme i la capacitat de produir ones de xoc amb les palmes de les mans.

 Fruita Inu Inu, Model Bake-danuki (イヌイヌの実 モデル化狸, Inu Inu no Mi: Moderu Bake-danuki). És la fruita que s'ha "menjat" en Pato, la mascota d'en Patrick Redfield que és en realitat una ploma estilogràfica. És un personatge exclusiu del videojoc One Piece: Unlimited World Red. Es tracta d'una fruita Zoan Mítica que permet transformar-se en un bake-danuki, un ésser del folklore japonès en forma de gos viverrí amb l'habilitat de transformar-se utilitzant una fulla d'arbre. A més a més, en el cas d'en Pato, la fruita ha donat vida i intel·ligència a un objecte inanimat. La fruita atorga l'habilitat de transformar fulles en objectes específics. Per fer això cal escriure el nom de l'objecte en la fulla, cosa que en Pato fa utilitzant la seva cua transformada en ploma estilogràfica o bé convertit completament en ploma. Fins i tot és capaç de crear clons de persones escrivint el seu nom en una fulla. El nom de la fruita ve de la paraula inu, que significa gos, dins la família taxonòmica del qual trobem el gos viverrí. Aquesta fruita és exclusiva del videojoc.

 Fruita Inu Inu, Model Dachsund (イヌイヌの実 モデル：ダックスフンド, Inu Inu no Mi, Moderu: Dakkusufundo). És la fruita que s'ha "menjat" en Lassoo, el canó d'en Mr. 4 de la Banda Baroque. La fruita li dona l'habilitat de transformar-se en un Dachsund o gos salsitxa i en un híbrid. En la seva forma híbrida és capaç de disparar pilotes explosives a través de la boca. A més, com que en Lassoo és originàriament un canó, la fruita ha aconseguit donar vida a un objecte inanimat.
 Fruita Inu Inu, Model Gos Viverrí (イヌイヌの実 モデル たぬき, Inu Inu no Mi, Moderu: Tanuki). És la fruita que ha "menjat" en Bunbuku, la tetera d'en Hitetsu Tenguyama. La fruita ha infós vida a un objecte inert, permet-li convertir-se en un gos viverrí i en un híbrid. A diferència de la fruita Inu Inu: Model Bake-danuki, aquesta fruita es basa en l'animal real i no en el mitològic.
 Fruita Inu Inu, Model Guineu de nou cues (イヌイヌの実 モデル九尾の狐, Inu Inu no Mi Moderu Kyūbi no Kitsune). És la que ha menjat la Catarina Devon, membre dels Pirates d'en Barbanegra. És una fruita Zoan Mítica que li permet transformar-se en una guineu de nou cues. A més de la forma animal, la fruita també li dona els poders de transformació de la guineu de nou cues i es pot convertir en una altra persona.

 Fruita Inu Inu, Model Llop (イヌイヌの実 モデル：狼（ウルフ）, Inu Inu no Mi, Moderu: Urufu). És la que s'ha menjat en Jabra del CP9. La fruita li permet transformar-se en un llop i en un híbrid. La naturalesa de la fruita fa que durant les seves transformacions augmenti molt la seva força física, els seus sentits i les seves habilitats de lluita. A més, al tractar-se d'un animal carnívor fa que la seva set de sang augmenti, a més de dotar-lo d'ullals i urpes.
 Fruita Inu Inu, Model Xacal (イヌイヌの実 モデル：ジャッカル, Inu Inu no Mi, Moderu: Jakkaru). És la que s'ha menjat en Chaka, guardià del regne d'Alabasta. La fruita li permet transformar-se en un gran xacal i en un híbrid. Aquestes transformacions augmenten enormement la seva força física, velocitat i sentits i és perfecta per la lluita cos a cos.
 Fruita Kame Kame (カメカメの実, Kame Kame no Mi). És la fruita que ha menjat en Pekoms, el Mink lleó membre dels Pirates de la Big Mom. Li dona l'habilitat de convertir-se en tortuga i en un híbrid. En Pekoms l'utilitza sobretot per formar una closca que el protegeix dels atacs dels seus contrincants i prou forta per aturar les bales. El nom de la fruita ve de la paraula kame, que significa tortuga.
 Fruita Kumo Kumo, Model Rosamygale Grauvogeli (クモクモの実 モデル ロサミガレ・グラウボゲリィ, Kumo Kumo no Mi Moderu Rosamigare Guraubogerī). És la fruita que ha menjat la Black Maria dels Pirates Bèsties. És una Zoan Prehistòrica que li permet convertir-se en una aranya de l'espècie Rosamygale grauvogeli (l'ancestre més antic conegut de les taràntules) i en un híbrid. Li atorga les habilitats d'una aranya, concretament la capacitat de crear fortes teranyines i de caminar per les parets i sostres. La forma híbrida és significativament diferent de la resta de fruites Zoan: la meitat superior del cos manté la forma humana mentre la meitat inferior es converteix en una aranya completa. El nom de la fruita ve de la paraula kumo, que significa aranya en japonès.

 Fruita Mogu Mogu (モグモグの実, Mogu Mogu no Mi). És la fruita menjada per la Miss Bon Nadal de la Banda Baroque. La fruita li permet transformar-se en un talp gegant i en un híbrid. Un cop transformada, pot moure's per sota terra com si nedés per l'aigua i li permet excavar túnels. El nom de la fruita deriva de la paraula mogura, que significa talp en japonès.
 Fruita Mushi Mushi, Model Kabutomushi (ムシムシの実 モデルカブトムシ, Mushi Mushi no Mi, Moderu: Kabutomushi). És la fruita menjada per en Kabu, un nan de l'Esquadró Tonta. La fruita li dona l'habilitat de transformar-se en un escarabat rinoceront i en un híbrid. De moment només s'ha observat la forma híbrida, en la que en Kabu disposa d'un segon parell de braços, d'ales que li permeten volar, d'una banya i també augmenta considerablement la seva velocitat. També li atorga l'habilitat de controlar escarabats. El nom de la fruita ve de la paraula mushi, que en japonès significa insecte. Kabutomushi significa escarabat rinoceront.
 Fruita Mushi Mushi, Model Suzumebachi (ムシムシの実 モデルスズメバチ, Mushi Mushi no Mi, Moderu: Suzumebachi). És la fruita que ha menjat la Bian, una nana de l'Esquadró Tonta. La fruita li permet transformar-se en una vespa i en un híbrid. De moment només ha aparegut la forma híbrida, en la que la Bian manifesta un parell de braços extra, ales i un fibló a la cua. També li dona l'habilitat de controlar les vespes. Suzumebachi significa vespa.
 Fruita Neko Neko, Model Lleopard (ネコネコの実 モデル：豹（レオパルド）, Neko Neko no Mi, Moderu: Reoparudo). És la fruita menjada per en Rob Lucci, agent del CP9. La fruita li dona l'habilitat de transformar-se en un lleopard i en un híbrid. La naturalesa de la fruita fa que durant les seves transformacions augmenti molt la seva força física, els seus sentits i les seves habilitats de lluita. A més, al tractar-se d'un animal carnívor fa que la seva set de sang augmenti i li dona armes extres com urpes i ullals. El nom de la fruita ve de la paraula neko, que significa gat, en la subfamília taxonòmica del qual es troba el lleopard.
 Fruita Neko Neko, Model Tigre de dents de sabre (ネコネコの実 モデル サーベルタイガー, Neko Neko no Mi Moderu Sāberutaigā). És la fruita d'en Who's Who dels Pirates Bèsties. És una Zoan Prehistòrica que li permet transformar-se en un tigre de dents de sabre o Smilodon, i en un híbrid. La transformació en aquest carnívor prehistòric li permet augmentar la força física i la seva capacitat de mossegar.
 Fruita Ryu Ryu, Model Al·losaure (リュウリュウの実 モデル アロサウルス, Ryū Ryū no Mi Moderu Arosaurusu). És la fruita que ha menjat en X Drake, capità dels Pirates d'en Drake. És una fruita Zoan Prehistòrica que li permet convertir-se en un al·losaure i en un híbrid. Al tractar-se d'un dinosaure carnívor, és una habilitat molt útil en el combat cos a cos. Entre altres coses, atorga una gran força a les mandíbules. El nom de la fruita ve de ryu, la paraula japonesa per drac, o bé de kyoryu, que en japonès significa dinosaure.
 Fruita Ryu Ryu, Model Braquiosaure (リュウリュウの実 モデル ブラキオサウルス, Ryū Ryū no Mi Moderu Burakiosaurusu). És la que ha menjat en Queen, dels Pirates Bèsties. És una fruita Zoan Prehistòrica, que li permet transformar-se en un braquiosaure i en un híbrid. La transformació el fa augmentar enormement de mida i pot utilitzar el seu cos pesant com a arma.
 Fruita Ryu Ryu, Model Espinosaure (リュウリュウの実 モデル スピノサウルス, Ryū Ryū no Mi Moderu Supinosaurusu). És la fruita que ha menjat en Page One, membre dels Pirates Bèsties. És una fruita Zoan Prehistòrica que li permet convertir-se en un espinosaure i en un híbrid. La transformació li atorga urpes, grans ullals i una enorme força.
 Fruita Ryu Ryu, Model Paquicefalosaure (リュウリュウの実 モデル パキケファロサウルス, Ryū Ryū no Mi Moderu Pakikefarosaurusu). És la fruita de l'Ulti, membre dels Pirates Bèsties. Com la resta de fruites del mateix mode, és una Zoan Prehistòrica. Li permet convertir-se en un paquicefalosaure i en un híbrid. La transformació, a més d'augmentar-li la força física, li atorga un crani molt dur, perfecte pel seu estil de lluita basat en els cops de cap.
 Fruita Ryu Ryu: Model Pteranodon (リュウリュウの実 モデル プテラノドン, Ryū Ryū no Mi Moderu Puteranodon). És la fruita menjada per en King, dels Pirates Bèsties. És una fruita Zoan Prehistòrica que li permet transformar-se en un pteranodon i en un híbrid. Al transformar-se, la fruita li atorga la capacitat de volar i fer atacs aeris.
 Fruita Ryu Ryu: Model Triceratop (リュウリュウの実 モデル トリケラトプス, Ryū Ryū no Mi Moderu Torikeratopusu). És la fruita que ha menjat en Sasaki dels Pirates Bèsties. És una Zoan Prehistòrica que li atorga l'habilitat de transformar-se en un triceratop i en un híbrid. Amb la transformación, augmenten considerablement la seva força i la seva capacitat defensiva, i pot carregar contra els seus adversaris utilitzant les tres banyes.

 Fruita Sara Sara, Model Axolot (サラサラの実 モデル:アホロートル, Sara Sara no Mi: Moderu Ahorōtoru). És la fruita que s'ha "menjat" l'Smiley, la mascota d'en Caesar Clown feta de gas condensat, però amb la seva mort la fruita ha tornat a la circulació. Quan aquesta fruita reneix, pren la forma d'una poma. La fruita permet a qui se la menja transformar-se en un híbrid d'axolot o bé en un axolot complet. En el cas de l'Smiley, la fruita també ha donat vida i intel·ligència a una massa de gas condensat. El nom de la fruita és un escurçament de la paraula saramanda, que significa salamandra en japonès. Un axolot és un tipus de salamandra que habita a Mèxic.

 Fruita Tori Tori, Model Àguila (トリトリの実 モデル：鷲（イーグル）, Tori Tori no Mi, Moderu: Īguru). És la fruita que s'ha menjat en Buzz, el buldog dels Pirates de l'Schneider, que apareix a la pel·lícula One Piece 3D: La persecució dels Barret de Palla (ONE PIECE 3D 麦わらチェイス, Wān Piisu 3D Mugiwara Cheisu). La fruita li permet transformar-se en una àguila gegant o en un híbrid de gos i àguila. Al transformar-se, suma els sentits millorats de l'àguila als seus sentits de gos i aconsegueix l'habilitat de volar i l'agilitat de l'àguila. El nom de la fruita ve de la paraula tori, que significa ocell. Aquesta fruita apareix únicament en la pel·lícula.
 Fruita Tori Tori, Model Albatros (トリトリの実 モデル“アルバトロス”, Tori Tori no Mi Moderu Arubatorosu). És la fruita que ha menjat en Morgans, el president del diari World Economy News. Li permet convertir-se en un albatros i en un híbrid, que és la forma en que se'l veu habitualment. Curiosament, tot i convertir-se en un ocell conegut per poder volar llargues distàncies, en Morgans no pot volar.
 Fruita Tori Tori, Model Nue (トリトリの実 モデル ヌエ, Tori Tori no Mi, Moderu: Nue). És la fruita Zoan Mítica que ha menjat en Toratsugu del país de Wano, Li permet convertir-se en l'animal mitològic Nue i li atorga la capacitat de volar. La fruita té forma de maduixa amb la part inferior plana. Curiosament, tot i formar part de les fruites Zoan relacionades amb les aus, l'animal en que permet transformar-se no té cap característica aviar. La fruita apareix exclusivament a l'esdeveniment One Piece 20th x Kyoto.

 Fruita Tori Tori, Model: Falcó (トリトリの実 モデル：隼（ファルコン）, Tori Tori no Mi, Moderu: Farukon). És la que s'ha menjat en Pell, guardià del regne d'Alabasta. La fruita li permet transformar-se en un gran falcó i en un híbrid. Aquestes transformacions li permeten utilitzar els sentits superiors d'un falcó i li atorguen la capacitat de volar. En la forma de falcó pot portar altres persones sobre l'esquena i carregar grans pesos. Segons el mateix Pell, és una de les cinc Fruites del Diable que permeten volar.
 Fruita Tori Tori, Model Fènix (トリトリの実 モデル "不死鳥", Tori Tori no Mi, Moderu: Fenikkusu). És la fruita que ha menjat en Marco, comandant de la primera divisió dels Pirates d'en Barbablanca. És una fruita Zoan Mítica que li atorga l'habilitat de convertir-se en un fènix i en un híbrid. Els poders de la fruita li permeten volar i generar flames de color blau, que pot utilitzar per atacar o bé per regenerar les pròpies ferides, de manera que té una habilitat semblant a una fruita Lògia. També pot utilitzar les flames per curar ferides en altres persones i animals, tot i que amb menys efectivitat.
 Fruita Uo Uo (ウオウオの実, Uo Uo no Mi). És la fruita d'en Kaido, capità dels Pirates Bèsties i un dels Quatre Emperadors. És una fruita Zoan Mítica que li permet convertir-se en un gran drac oriental i en un híbrid. Li atorga diverses habilitats especials com crear núvols en forma de flama que pot utilitzar per caminar per l'aire, i pot generar flames, llampecs i vent tallant amb la boca. La gran mida de la forma completa de drac pot ser un inconvenient en espais tancats. El nom específic del model de la fruita encara no ha estat anomenat. Curiosament, el nom de la fruita ve de la paraula uo, que en japonès significa peix.
 Fruita Ushi Ushi, Model: Bisó (ウシウシの実 モデル：野牛（バイソン）, Ushi Ushi no Mi, Moderu: Baison). És la fruita menjada per en Dalton, excapità de la Guardia Reial del regne de Drum i actual rei del Regne de Sakura. La fruita li permet transformar-se en un bisó i en un híbrid, cosa que augmenta les seves habilitats físiques, sobretot la força i la velocitat. El nom de la fruita ve de la paraula ushi, que significa vaca, i el bisó forma part de la mateixa subfamília taxonòmica.

 Fruita Ushi Ushi, Model Girafa (ウシウシの実 モデル：麒麟（ジラフ）, Ushi Ushi no Mi, Moderu: Jirafu). És la fruita que s'ha menjat en Kaku del CP9. La fruita té forma d'un ramell de plàtans vermells, i l'interior de la fruita és groc. La fruita li dona l'habilitat de transformar-se en una girafa i en un híbrid. Al transformar-se, la força física d'en Kaku augmenta i la llargada del coll de la girafa incrementa el rang dels seus atacs.
 Fruita Uma Uma (ウマウマの実, Uma Uma no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Pierre, l'ocell d'en Gan Fall, Déu de Skypiea. La fruita li permet transformar-se a voluntat en un cavall o en un híbrid entre ocell i cavall, que pren la forma d'un cavall alat). El nom de la fruita ve de la paraula japonesa uma, que significa cavall.

 Fruita Zou Zou (ゾウゾウの実, Zou Zou no Mi). És la fruita que s'ha "menjat" en Funkfreed, l'espasa de l'Spandam, director del CP9. La fruita li dona l'habilitat de transformar-se en un elefant o en un híbrid entre espasa i elefant. Com que en Funkfreed és originàriament una espasa, la fruita ha aconseguit donar vida a un objecte inanimat i li ha donat les habilitats i la força d'un elefant. El nom de la fruita ve de la paraula zou, que significa elefant en japonès.
 Fruita Zou Zou, Model Mamut (ゾウゾウの実 モデル "マンモス", Zō Zō no Mi Moderu "Manmosu"). És la fruita que ha menjat en Jack, membre dels Pirates Bèsties. És una fruita Zoan Prehistòrica i li dona l'habilitat de convertir-se en un mamut i en un híbrid. En la forma completa de mamut, en Jack adquireix una mida enorme i una força descomunal. No obstant, aquesta forma redueix molt la seva velocitat i és incapaç d'esquivar atacs veloços.

Llista de fruites Zoan artificials 
Les fruites SMILE, en ser artificials, no segueixen la mateixa nomenclatura que les Fruites del Diable naturals. Per ara, totes les fruites amb nom han estat menjades per membres dels Pirates Bèsties.

 SMILE de l'Alpaca (Arupaka no SMILE). És la que ha menjat l'Alpacaman. Ha transformat el seu cap i coll en els d'una alpaca. És capaç d'escopir projectils de saliva a alta velocitat.
 SMILE de l'Armadillo (Arumajiro no SMILE). És la que ha menjat en Madilloman. Li ha fet créixer un armadillo a l'esquena i pot utilitzar la seva pell endurida per defensar-se i atacar.
 SMILE del Cavall (Uma no SMILE). És la que ha menjat la Speed. Li ha atorgat el cos inferior i les orelles d'un cavall, de manera que sembla un centaure. També li ha incrementat el camp visual fins als 350º. Amb les seves potes de cavall pot córrer a grans velocitats i transportar persones.
 SMILE del Conill. Menjada per en Rabbitman, li ha fet créixer orelles de conill a les espatlles, una cara de conill a la barba i té una cua de conill a l'esquena.
 SMILE de l'Elefant (Zou no SMILE). És la menjada per en Babanuki. Ha fet que li creixi un cap d'elefant al pit, que pot disparar bales d'aire comprimit amb la trompa. A diferència d'altres usuaris, el Babanuki té ple control sobre el cap d'elefant.
 SMILE de l'Escorpí (Sasori no SMILE). És la que ha menjat en Daifugo. Li ha fet créixer quatre cames extres i ha convertit els seus cabells en un fibló d'escorpí.
 SMILE de l'Esquirol volador (Musasabi no SMILE). És la menjada per la Bao Huang, i li ha fet créixer una gran cua d'esquirol volador a l'esquena.
 SMILE de l'Estruç. És la fruita que ha menjat en Dachoman. Li atorga el coll llarg i les plomes d'un estruç.
 SMILE de la Gasela (Gazeru no SMILE). És la que ha menjat en Gazelleman. Li atorga l'habilitat de convertir les seves cames en cames de gasela i córrer a grans velocitats.
 SMILE de la Girafa (Kirin no SMILE). És la fruita d'en Hamlet. Li ha fet créixer un cos complet de girafa a l'esquena, de manera que el seu cos humà està situat on seria el cap d'una girafa.
 SMILE del Goril·la (Gorira no SMILE). Aquest model ha estat menjat per en Briscola i la Mizerka. A en Briscola li ha transformat el braç esquerra en la meitat superior del cos d'un goril·la, mentre a la Mizerka li ha crescut la meitat superior del cos d'un goril·la al voltant de la cintura, al que anomena Gorishiro.
 Smile de l'Hipopòtam (Kaba no SMILE). És la que ha menjat en Dobon. Li ha fet créixer un cos d'hipopòtam de la part posterior de les cames, d'una manera molt grotesca. L'hipopòtam té consciència pròpia.
 SMILE del Lleó (Raion no SMILE). És la menjada per en Holdem. Li ha fet créixer un cap i extremitats anteriors de lleó a la seva cintura. Les potes de lleó posseeixen una gran força i el cap unes poderoses mandíbules. El lleó, anomenat Kamijiro, té consciència pròpia i pot atacar en Holdem si així ho desitja.
 SMILE del Mico (Saru no SMILE). És la que ha menjat la Solitaire. Li ha fet créixer quatre extremitats de mico a l'esquena, a més d'una cua.
 SMILE del Moltó (Hitsuji no SMILE). És la que ha menjat en Sheepshead. Li permet convertir les seves mans en banyes de moltó. És un dels pocs usuaris de les fruites SMILE capaç d'activar i desactivar els seus poders a voluntat.
 SMILE de l'Ós (Kuma no SMILE). L'ha menjada en Bearman. Ha transformat tot el seu cos en el d'un os, amb l'excepció que manté la cara humana dins la boca de l'os. Li atorga les urpes i la força d'un os. Només apareix a la sèrie d'animació.
 SMILE del Pollastre (Niwatori no SMILE). És la fruita menjada per en Fourtricks. Li ha fet créixer el cos complet d'un pollastre al darrere del coll, de manera que sembla un pollastre gegant amb una cara humana i braços on tindria el cul.
 SMILE del Ratolí (Nezumi no SMILE). És la que ha menjat en Mouseman. Li ha fet créixer orelles de ratolí enlloc de les de persona. Es desconeix si té altres habilitats.
 SMILE del Ratpenat (Komori no SMILE). És la menjada per en Batman. Li ha fet créixer ales de ratpenat a la cintura que li permeten volar. Les seves orelles també es converteixen en orelles de rat-penat i així augmenta la seva oïda fins a 6 vegades.
 SMILE de la Serp. Aquest model ha estat menjat per l'Snakeman i per la Sarahebi. En el cas del primer, li ha fet créixer una serp del melic i una cua de serp a l'esquena. A la Sarahebi, li permet allargar el coll, que li creixin els ullals i que la llengua sigui bífida.
 SMILE de la Serp de cascavell (Garagarahebi no SMILE). És la menjada per en Poker. Li ha fet créixer parts del cos d'una serp de cascavell a les cames i espatlles (incloent el cap i la cua) i també li han crescut els ullals i se li ha bifurcat la llengua.

Lògia 
Les fruites Lògia (自然系（ロギア）, Shizenkei [Rogia], traduït literalment com a Sistema Natural) són la classe de Fruita del Diable més rara i es caracteritzen per atorgar l'habilitat de transformar-se en un element o en una força de la naturalesa. Es consideren les fruites més poderoses. Entre els elements en trobem de tangible, com la sorra o el gel, i d'intangibles, com el foc o el fum.

Avantatges 
L'avantatge principal de les fruites Lògia és que permeten a qui se l'ha menjat convertir-se parcialment o completament en un element de la natura. Això fa que aquestes persones siguin virtualment immunes als atacs físics. Poden deixar que els atacs passin a través d'ells o bé poden absorbir-lo dins del seu cos, depenent de l'element que representin. Una persona amb aquest poder pot ser tallada, colpejada o reduïda a pols però no patirà cap dany i el seu cos es reformarà immediatament. L'única excepció a aquesta norma és la fruita d'en Barbanegra.

A més de convertir-se en el seu element, en poden generar quantitats quasi il·limitades i controlar-lo a plaer, cosa que els permet utilitzar atacs molts poderosos o utilitzar l'element per capturar els seus enemics. També poden utilitzar al seu favor certes propietats dels elements, com ara utilitzar la capacitat de la sorra per absorbir la humitat, l'escalfor que genera l'electricitat per fondre or i el fred del gel per congelar l'aigua. Cal especificar que només poden controlar l'element que han generat i no el que ja existeix al seu voltant, i tampoc podran controlar l'element si aquest es troba en un estat de matèria diferent del seu (per exemple, l'Aokiji pot controlar el gel però no l'aigua ni el vapor).

Desavantatges 
Encara que el poder de les fruites Lògia pugui semblar invencible, en realitat hi ha moltes formes d'atacar i derrotar els seus usuaris. Una de les més senzilles són els atacs sorpresa, que agafaran la persona desprevinguda i no tindrà temps de convertir-se en el seu element per esquivar el cop. No obstant això, si l'usuari s'entrena prou es podrà convertir en el seu element de forma reflexa i evitar sempre els atacs, com han fet en Crocodile i l'Enel.

Les persones amb poders Lògia tendeixen a tornar-se sobreconfiades i poden acabar perdent el costum d'esquivar els atacs. Això juga en contra seu si el seu poder queda neutralitzat d'alguna manera, com passa en l'enfrontament entre en Ruffy i en Crocodile o entre en Ruffy i l'Enel.

Una altra manera de combatre aquestes persones és utilitzar els desavantatges propis de la naturalesa de l'element en qüestió. Per exemple, l'electricitat de l'Enel queda anul·lada per la propietat aïllant de la goma del cos d'en Ruffy, de la mateixa manera que en Ruffy utilitza aigua per mullar-se el cos i poder colpejar en Crocodile.

Finalment, les persones que poden utilitzar el Haki de l'Armament poden colpejar les persones amb poders Lògia com si fossin humans normals. Segons explica en Rayleigh, el Haki té l'habilitat de "fer solidificar els cossos fluids de les persones amb poders Lògia".

Llista de fruites Lògia 
 Fruita Ame Ame (アメアメの実, Ame Ame no Mi). És la que s'ha menjat en Gasparde, capità dels Pirates d'en Gasparde, i antagonista de la pel·lícula Aventura a Dead End (デッドエンドの冒険, Deddo Endo no Boken). La fruita li dona l'habilitat de generar, controlar i transformar-se en caramel líquid de color verd. En Gasparde utilitza els poders de la fruita per evitar els cops físics i per atrapar els seus contrincants amb caramel líquid, que després solidifica. També pot generar punxes fetes de caramel per atacar. El seu punt feble és la farina, que li fa perdre les habilitats enganxoses i la intangibilitat. El nom de la fruita ve de la paraula ame, que significa caramel. Aquesta fruita és exclusiva de la pel·lícula.
 Fruita Gasu Gasu (ガスガスの実, Gasu Gasu no Mi). És la fruita que s'ha menjat el científic Caesar Clown. La fruita li dona l'habilitat de crear, controlar i transformar el seu cos en gas, de manera que el converteix en un home de gas. Al transformar-se, és capaç de flotar i d'entrar a lloc on no cabria un ésser humà normal o passar a través de reixes de ventilació. És capaç de generar diferents tipus de gasos, com gasos verinosos, explosius o inflamables. També té l'habilitat de controlar la densitat de gasos preexistents en l'atmosfera del seu voltant i pot absorbir-los per augmentar el seu poder. El nom de ve de gasu, que significa gas.
 Fruita Goro Goro (ゴロゴロの実, Goro Goro no Mi). És la fruita que s'ha menjat l'Eneru, Déu de Skypiea. Es considera una de les fruites més fortes que existeix, i li permet produir, controlar i convertir-se en electricitat, poder que utilitza per crear llampecs i altres formes per atacar i electrocutar els seus adversaris. Els poders de la fruita també li permeten fusionar-se amb materials conductors com l'or per defensar-se i desplaçar-se, i amb l'escalfor que genera el seu cos els pot desfer i canviar-ne la forma. Al convertir-se en electricitat, pot desplaçar-se a la mateixa velocitat que els llamps. L'únic punt feble conegut és la goma, que és un aïllant, cosa que converteix en Ruffy en el seu enemic natural, immune a l'electricitat i capaç de colpejar el cos real de l'Enel. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia gorogoro, que s'utilitza per representar el so dels trons.
 Fruita Hie Hie (ヒエヒエの実, Hie Hie no Mi). És la fruita menjada per l'almirall Aokiji de l'Armada. La fruita li permet crear, controlar i transformar el seu cos en gel. És una de les poques fruites Lògia que es poden colpejar amb un atac físic, al tractar-se d'un element sòlid, encara que els cops només trenquen el gel, que es reforma immediatament. Els poders de la fruita també el fan immune al fred. L'Aokiji utilitza les habilitats per congelar aigua i crear armes i per congelar els seus enemics. El poder de gel de la fruita també es pot fer servir per contrarestar el poder de foc de l'Ace i el de magma de l'Akainu, ja que són elements oposats. El nom de la fruita ve de la paraula hiehie, que significa fred en japonès.

 Fruita Magu Magu (マグマグの実, Magu Magu no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Sakazuki, també conegut com a almirall Akainu. La fruita li permet crear, controlar i convertir el seu cos en magma. La naturalesa del magma fa que pugui deixar passar els atacs físics a través seu i a més cremar a qui l'ataqui. També pot utilitzar els poders per desplaçar-se ràpidament per sota terra, i la calor que genera pot vaporitzar un iceberg en un instant i fer bullir l'aigua del mar. Aquesta fruita ha demostrat ser més forta que la de l'Ace, ja que el magma genera temperatures més altes que el foc. El nom de la fruita ve de la paraula japonesa maguma, que significa magma.
 Fruita Mera Mera (メラメラの実, Mera Mera no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Portgas D. Ace, el germà gran d'en Ruffy i comandant dels Pirates d'en Barbablanca. Després de la mort de l'Ace, la fruita reneix i és obtinguda pels Pirates d'en Donquixot, que la utilitzen com a premi del torneig del Coliseu Corrida. Allà és guanyada i menjada per en Sabo, membre de l'Exèrcit Revolucionari i germà de l'Ace i en Ruffy. La fruita permet a qui se la menja crear, manipular i transformar-se en foc. Té l'aspecte d'una fruita arrodonida de color carbassa amb protuberàncies en forma de flama. Els seus poders fan que qui se la mengi sigui immune a les cremades i li permeten generar armes i boles de foc. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia meramera, que es fa servir per indicar el soroll que fa una flama.
 Fruita Moku Moku (モクモクの実, Moku Moku no Mi). És la que s'ha menjat l'Smoker de l'Armada. La fruita li dona l'habilitat de generar, manipular i convertir-se en fum. La fruita és una esfera de color gris amb marques que semblen núvols. L'usuari és capaç de canviar la densitat del fum que genera, arribant solidificar-lo per capturar els seus contrincants. També el pot utilitzar per augmentar la velocitat i la força dels seus atacs. L'únic punt dèbil conegut és que no es pot utilitzar si hi ha vents molt forts, que podrien arribar a dispersar el cos de l'usuari. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia mokumoku, que s'utilitza per assenyalar el so que fa el fum que surt d'una xemeneia. Moku també és l'anagrama de kumo, que significa núvol en japonès.

 Fruita Numa Numa (ヌマヌマの実, Numa Numa no Mi). És la fruita menjada per en Caribou, capità dels Pirates d'en Caribou. La fruita li permet convertir el seu cos en un pantà sense fons i generar i controlar una substància fangosa. Això també li permet convertir el seu cos en un magatzem infinit on guardar objectes i mantenir-hi éssers vius capturats. Com altres que han menjat fruites Lògia, en Caribou no pot ser colpejat ni tallat i es limita a absorbir els atacs dins del seu cos, que en ser tan espès no els pot deixar passar a través seu. L'únic punt feble mostrat fins ara és que en Caribou no pot tornar a la forma humana si se'l tanca en un espai massa petit per refer el seu cos. El nom de la fruita ve de numa, que significa pantà en japonès.
 Fruita Pasa Pasa (アメアメの実, Pasa Pasa no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Simon, capità dels Pirates d'en Simon, i enemic principal del videojoc Big Secret Treasure of the Seven Phantom Islands. La fruita li permet generar, controlar i transformar-se en fulls de paper. Pot utilitzar aquests poders per atacar els seus contrincants i per evitar els atacs físics. L'únic punt feble conegut és el foc. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia pasapasa, que s'utilitza per assenyalar el so que es fa en arrugar un paper.

 Fruita Pika Pika (ピカピカの実, Pika Pika no Mi). És la que s'ha menjat l'almirall Kizaru de l'Armada. La fruita li dona l'habilitat de crear, controlar i convertir el seu cos en llum. Li permet moure's a la velocitat de la llum, transportar-se mitjançant reflexos en superfícies i disparar rajos làser de les mans, dits i peus. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia pikapika, que s'utilitza per indicar la presència d'una llum brillant.

 Fruita Suna Suna (スナスナの実, Suna Suna no Mi). És la fruita menjada per en Crocodile, membre dels Set Grans Guerrers del Mar i president de la Banda Baroque. La fruita li permet crear, manipular i transformar-se en sorra. Pot generar arenes movedisses i tempestes de sorra i notar qualsevol cosa que es mogui a través de la sorra. També és capaç d'absorbir líquids i humitat amb les mans, tant de l'aire com del terra i dels éssers vius, assecant-ho i convertint-ho en pols en el procés. El seu punt dèbil és que, en contacte amb líquids com aigua o sang, la sorra d'endureix i es solidifica i no permet que el cos es converteixi en sorra per esquivar els atacs. El nom de la fruita ve de la paraula suna, que significa sorra.

 Fruita Toro Toro (トロトロの実, Toro Toro no Mi). És la fruita que s'ha menjat la Honey Queen dels Pirates Trump Siblings, que apareix a la pel·lícula pel·lícula de One Piece Aventura a l'Illa del Rellotge (ねじまき島の冒険, Nejimaki-shima no Boken). La fruita li permet generar, controlar i convertir el seu cos en una substància líquida de naturalesa desconeguda. Al transformar-se en líquid, pot passar per espais molt petits i atacar llançant líquid a pressió. L'únic punt feble és que no pot tornar a la forma humana si se la tanca en un espai massa petit per refer el seu cos. El nom de la fruita ve de l'onomatopeia torotoro, que es fa servir per indicar el so que fan substàncies gelatinoses. Aquesta fruita és exclusiva de la pel·lícula.

 Fruita Yami Yami (ヤミヤミの実, Yami Yami no Mi). És la fruita que s'ha menjat en Marshall D. Teach, àlies Barbanegra, capità dels Pirates d'en Barbanegra. La fruita té forma de pinya americana amb la pell lila. La fruita li permet crear i controlar foscor i manipular la seva propietat de gravetat. Aquesta foscor és un buit que ho devora tot i li permet absorbir matèria física i atacs de tota mena. Un avantatge que li dona la fruita és que pot anul·lar els poders d'altres fruites del diable si aconsegueix tocar amb la mà a un altre usuari. Un altre gran poder que li dona és la capacitat de robar els poders d'altres fruites, mitjançant un procés encara no explicat. El poder de la foscor de la fruita també és el seu punt feble, ja que la seva naturalesa absorbent li impedeix evitar els atacs de la mateixa manera que fan altres fruites Lògia i el seu cos rep els danys i el dolor dels atacs. El nom de la fruita ve de la paraula yami, que significa foscor.

 Fruita Yuki Yuki (ユキユキの実, Yuki Yuki no Mi). És la fruita menjada per la Monet dels Pirates d'en Donquixot, i ajudant d'en Caesar Clown. La fruita li permet crear, controlar i transformar el seu cos en l'element neu. És capaç de manipular la densitat de la neu per crear barreres compactes quasi impenetrables i pot generar grans tempestes de neu. La fruita fa que la Monet sigui resistent a les baixes temperatures, que el seu cos sigui molt fred i pugui generar hipotèrmia als seus adversaris. També pot transformar-se en un monstre fet de neu i amb els seus ullals pot mossegar i congelar alhora. S'ha demostrat que el seu punt feble és la calor, capaç de desfer instantàniament la neu generada. L'efecte de la fruita molt semblant a la fruita Hie Hie de l'almirall Aokiji, amb la diferència significativa que el gel és sòlid i la neu és intangible si no ha estat comprimida. El nom de la fruita ve de la paraula yuki, neu en japonès.

Fruites de classe indeterminada 
Són fruites que per un motiu o altre no es poden classificar en una de les tres classes esmentades anteriorment.

 Fruita Meta Meta (メタメタの実, Meta Meta no Mi). És la fruita del vicealmirall Graydle, un personatge de l'espectacle hologràfic One Piece Dramatic Stage THE METAL ~Marineford of Remembrance~. Li permet generar i manipular metall líquid. Té la capacitat de crear extremitats de metall líquid (que pot fer canviar de forma), dividir el seu cos i crear clons d'altres persones fets de metall. El nom de la fruita és un escurçament de la paraula metal, que vol dir metall en anglès. La fruita és exclusiva de l'espectacle.
 Fruita Tama Tama (タマタマの実, Tama Tama no Mi). És la fruita que ha menjat en Tamago, membre dels Pirates de la Big Mom. La fruita li dona l'habilitat de regenerar-se de ferides que normalment el matarien i evolucionar a una forma més forta. Quan el seu cos es ferit, es trenca com una closca d'ou i en surt un rovell fosc, que al cap de poca estona evoluciona a la forma següent. En la forma inicial, el seu cos agafa la forma d'un ou i té un fragment de closca al voltant de la cintura. En aquesta forma rep el nom de Baró Tamago. En la segona forma es converteix en el Vescomte Hiyoko i té aspecte de pollet, amb plomes grogues, bec i petites ales (hiyoko significa pollet). La darrera transformació el converteix en el Comte Niwatori, en que té l'aspecte d'un gran gall, incloent ales, bec, cresta i papada; i en que arriba al màxim del seu potencial com a lluitador (niwatori significa pollastre). En el cas de ser derrotat en aquesta forma, reverteix a la forma de Baró Tamago i es repeteix el cicle evolutiu des de l'inici. Aquest cicle infinit evita que l'usuari de la fruita mori en combat mentre no sigui atacat al mig del procés de canvi de forma, durant el qual resta completament indefens. La fruita es classifica com a classe desconeguda, ja que posseeix atributs de les fruites Paramècia (transforma el cos a l'usuari), de les fruites Zoan (li permet agafar al forma d'un animal) i de les Lògia (atorga a l'usuari una certa invulnerabilitat). El nom de la fruita és l'escurçament de la paraula tamago, que significa ou.
 Fruita Zuma Zuma (ズマズマの実, Zuma Zuma no Mi). És la fruita que ha menjat l'Smash, un personatge de l'espectacle One Piece Premier Show de Universal Studios Japan. La fruita li permet generar i manipular plasma per a diferents usos. Es desconeix si es tracta d'una fruita de la classe Paramècia o de la classe Lògia. El nom de la fruita ve de la pronunciació japonesa de la paraula plasma, purazuma. Aquesta fruita és exclusiva de l'espectacle.

Fruites del Diable sense nom 
Hi ha tot un seguit de Fruites del Diable que s'ha confirmat que existeixen i els poders de les quals han aparegut a la sèrie però que encara no han rebut nom:

- Fruites Paramècies:

 La Fruita del Diable d'en Blamenco, comandant dels Pirates d'en Barbablanca, que li permet crear butxaques en el seu cos per guardar objectes, com ara un martell gegant.
 La Fruita del Diable de l'Eustass Kid, capità dels Pirates d'en Kid, que li permet utilitzar el magnetisme per manipular objectes i armes metàl·liques.
 La Fruita del Diable de la Jewelry Bonney, capitana dels Pirates de la Bonney, que li permet manipular l'edat de les persones i la d'ella mateixa. Sembla que no pot manipular l'edat dels objectes inanimats.
 La Fruita del Diable que s'ha menjat en Kanjuro, que li permet donar vida (en cas de ser un èsser viu) i dimensió a qualsevol cosa que dibuixi sobre una superfície, com pot ser una porta, escales, menjar o ocells.
 La Fruita del Diable que ha menjat en Sanjuan Wolf, membre dels Pirates d'en Barbanegra, i que el fa ser més gran que els gegants normals.
 La Fruita del Diable de l'Scratchmen Apoo, capità dels Pirates On Air, que li permet convertir parts del seu cos en instruments musicals i utilitzar la música com a arma.
 La Fruita del Diable de la Tama, que li permet crear menjar a partir del seu cos. Si li dona aquest aliment a un animal, aconsegueix domesticar-lo. No obstant, no el pot utilitzar per saciar la pròpia gana. L'efecte de domesticació també funciona amb els usuaris de les fruites SMILE.
 La Fruita del Diable de l'Urouge, capità dels Pirates del Monjo Caigut, que li permet convertir les ferides rebudes en força, incrementant la mida dels seus músculs.

- Fruites Zoans:
 La Fruita del Diable que s'ha "menjat" el bazuca Alpacacino, la mascota d'en Shuzo, membre de la Neo Marina. És una fruita Zoan que ha permès que un bazuca prengui vida i pugui transformar-se en una alpaca. És una fruita que apareix exclusivament a la sèrie d'animació.
 La fruita del Diable que ha menjat en All-Hunt Grount, membre de l'Armada i que li permet transformar el seu braç esquerra en un braç de goril·la, de pèls vermells i urpes. És un poder exclusiu de la sèrie d'animació.
 La Fruita del Diable d'en Chiqicheetah, membre dels Pirates d'en Foxy, una fruita Zoan que li dona l'habilitat de transformar-se en un guepard. Apareix exclusivament a la sèrie d'animació.
 La Fruita del Diable d'en Dalmatian, vicealmirall de l'armada, una fruita Zoan que li permet convertir-se en un gos dàlmata.
 La Fruita del Diable de l'Epoida, capità aliat d'en Barbablanca, una fruita Zoan que li permet convertir-se en una eruga.
 La Fruita del Diable d'en Kaido, capità dels Pirates Bèsties. És una fruita Zoan Mítica que li permet convertir-se en un gran drac serpentí. En la forma animal és capaç de volar i el cel s'omple de núvols negres allà on va.
 La Fruita del Diable d'en Minochihuahua, una fruita Zoan "Desperta" que li permet convertir-se en un gos Chihuahua.
 La Fruita del Diable d'en Minokoala, una fruita Zoan "Desperta" que li permet convertir-se en coala.
 La Fruita del Diable d'en Minorhinoceros, una fruita Zoan "Desperta" que li permet convertir-se en rinoceront.
 La Fruita del Diable d'en Minotaurus, una fruita Zoan "Desperta" que li permet convertir-se en vaca.
 La Fruita del Diable d'en Minozebra, una fruita Zoan "Desperta" que li permet convertir-se en zebra.
 La Fruita del Diable de l'Onigumo, vicealmirall de l'Armada, que li permet fer créixer del seu cos braços similars als d'una aranya, així com un abdomen d'aràcnid.

- Fruites sense classificar:

 La Fruita del Diable d'en Karasu, comandant de l'Exèrcit Revolucionari. Li dona l'habilitat de transformar el seu cos i la seva roba en una bandada de corbs.

- Fruites artificials:

 La SMILE que ha menjat la Ginrummy, membre dels Pirates Bèsties. Es desconeix les habilitats que li atorga o en quin animal es pot transformar.
 La Fruita del Diable que ha menjat en Momonosuke. Li permet transformar-se en un drac oriental i volar mitjançant la creació de núvols damunt els quals es desplaça. És una fruita creada artificialment pel doctor Vegapunk.

- Habilitats amb possible origen en una Fruita del Diable.
 En Laffite, navegant dels Pirates d'en Barbanegra, és capaç de fer que li creixin ales a l'esquena. També demostra tenir l'habilitat d'hipnotitzar persones. Es desconeix si aquest poders poden tenir l'origen en una Fruita del Diable.

One Piece